До списку лускокрилих Китайської Народної Республіки віднесені денні метелики, що були зареєстровані у Китайській Народній Республіці.

Згідно з оцінками, існує 1317 видів метеликів з 6 родин, що трапляються на території Китаю.

Головчаки (Hesperiidae) 

 Abraximorpha davidii (Mabille, 1876) 
 Abraximorpha esta  Evans, 1949 
 Abraximorpha heringi  Liu & Gu, 1994
 Abraximorpha pieridoides  Mell, 1922 
 Aeromachus piceus Leech, 1894
 Aeromachus stigmata (Moore, 1878)
 Aeromachus monstrabilus Huang, 2003
 Aeromachus dubius Elwes & Edwards, 1897
 Aeromachus pseudojhora Lee, 1962
 Aeromachus inachus (Menetries, 1859)
 Aeromachus kali  De Niceville, 1895 
 Aeromachus catocyanea (Mabille, 1879) 
 Aeromachus propinquus tali  Evans, 1932
 Ampittia trimacula (Leech, 1891)
 Ampittia dioscorides (Fabricius, 1793)
 Ampittia virgata (Leech, 1890)
 Ampittia nanus (Leech, 1890)
 Ampittia dalailama (Mabille, 1876) ,
 Ampittia sichunanensis  Z.G. Wang & Y. Niu, 2002
 Arnetta atkinsoni  (Moore, 1878) 
 Astictopterus jama C. & R. Felder, 1860
 Badamia exdamationis  (Fabricius, 1775)
 Baoris farri  (Moore, 1878)
 Baoris leechii  (Elwes & Edwards, 1897) 
 Barca bicolor  (Oberthür, 1896)
 Bibasis gomata lara (Leech, 1894)
 Bibasis sena uniformis Elwes & Edwards, 1897
 Bibasis amara (Moore, [1866])
 Bibasis aquilina (Speyer, 1879)
 Bibasis striata (Hewitson, 1867)
 Bibasis unipuncta Lee, 1962
 Burara amara  (Moore, [1866])
 Caltoris bromus (Leech, 1894) 
 Caltoris cahira  (Moore, 1877)
 Caltoris septentrionalis  Koiwaiya, 1996
 Caltoris sirius  (Evans, 1926)
 Caltoris tulsi  (de Nicéville, [1884])
 Carcharodus flocciferus  (Zeller, 1847) 
 Carterocephalus silvicola (Meigen, 1829)
 Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771)
 Carterocephalus argyrostigma Eversmann, 1851
 Carterocephalus dieckmanni Graeser, 1888
 Carterocephalus christophi Grum-Grshimailo, 1891
 Carterocephalus alcina Evans, 1939
 Carterocephalus alcinoides Lee, 1962
 Carterocephalus avanti (de Nicéville, 1886)
 Carterocephalus flavomaculatus Oberthür, 1886
 Carterocephalus houangty Oberthür, 1886
 Carterocephalus micio Oberthür, 1891 China
 Carterocephalus niveomaculatus Oberthür, 1886
 Carterocephalus pulchra Leech, 1891)
 Carterocephalus abax Oberthür, 1886
 Carterocephalus habaensis Yoshino, 1997
 Celaenorrhinus vietnamicus Devyatkin, 1998
 Celaenorrhinus aspersa Leech, 1891
 Celaenorrhinus nigricans nigricans (de Niceville, 1885) 
 Celaenorrhinus dhanada  affinis  Elwes & Edwards, 1897
 Celaenorrhinus consanguinea consanguinea Leech, 1891 
 Celaenorrhinus patula  de Nicéville, 1889
 Celaenorrhinus ratna nujiangensis Huang, 2001 
 Celaenorrhinus ana  Mabille, 1876 
 Cephrenes acalle  Hopffer, 1874 
 Choaspes benjaminii japonica  (Murray, 1875) 
 Choaspes furcatus Evans, 1932
 Choaspes plateni stigmata Evans, 1932
 Choaspes xanthopogon (Kollar, [1844])
 Coladenia agni  (de Nicéville, [1884])
 Coladenia agnioides  Elwes & Edwards, 1897
 Coladenia buchananii  (de Nicéville, 1889) (de Nicéville, [1889])
 Coladenia laxmi sobrina  Elwes & Edwards, 1897
 Coladenia maeniata  Oberthür, 1896
 Coladenia uemurai  H. Huang, 2003 
 Ctenoptilum vasava  (Moore, [1866]) 
 Daimio tethys (Menetries, 1857)
 Erionota thrax  (Linnaeus, 1767) 
 Erionota torus  Evans, 1941 
 Erionota grandis  (Leech, 1890) 
 Erynnis montanus (Bremer, 1861)
 Erynnis tages (Linnaeus, 1758)
 Erynnis popoviana Nordmann, 1851
 Erynnis pelias  (Leech, 1891)
 Gerosis phisara (Moore, 1884)
 Gerosis sinica  (C. & R. Felder, 1862)
 Gerosis yuani  Huang, 2003
 Halpe aucma  Swinhoe, 1893 
 Halpe dizangpusa  Huang, 2002 
 Halpe gamma  Evans, 1937 
 Halpe handa  Evans, 1949 
 Halpe hauxwelli  Evans, 1937 
 Halpe knyvetti  Elwes & Edwards, 1897
 Halpe kumara  
 Halpe mixta  Huang, 2003 
 Halpe molta  Evans, 1949 
 Halpe muoi  Huang, 1999 
 Halpe nephele  Leech, 1893 
 Halpe ormenes  (Plötz, 1886
 Halpe parakumara  Huang, 2003 
 Halpe paupera  Devyatkin, 2002 
 Halpe porus  (Mabille, 1877) 
 Halpe zema  (Hewitson, 1877) 
 Hasora anura (de Niceville, 1889)
 Hasora badra (Moore, 1857)
 Hasora chromus (Cramer, 1782)
 Hasora danda  Evans, 1949
 Hasora vitta indica  Evans, 1932
 Hesperia comma mixta  Alphéraky, 1881
 Hesperia florinda (Butler, 1878)
 Heteropterus morpheus (Pallas, 1771)
 Hyarotis adrastus (Cramer, 1780)
 Idmon bicolora  Fan, X.L & Wang, M., 2007 
 Idmon flavata  Fan, X.L & Wang, M., 2007 
 Idmon fujianana  (Chou & Huang, 1994)
 Idmon sinica  (H. Huang, 1997)
 Isoteinon lamprospilus C. & R. Felder,
 Leptalina unicolor (Bremer & Grey, 1853)
 Lobocla liliana (Atkinson, 1871)
 Lobocla bifasciata (Bremer & Grey, 1853)
 Lobocla simplex (Leech, 1891)
 Lobocla germanus (Oberthür, 1886)
 Lobocla contractus (Leech, 1893)
 Lobocla proximus (Leech, 1891)
 Lobocla nepos (Oberthür, 1886)
 Lotongus saralus  (de Nicéville, 1889) 
 Muschampia staudingeri (Speyer, 1879)
 Muschampia proteus (Staudinger, 1886)
 Muschampia lutulenta (Grum-Grshimailo, 1887)
 Muschampia kuenlunus (Grum-Grshimailo, 1893)
 Muschampia protheon (Rambur, 1858)
 Muschampia gigas (Bremer, 1864)
 Muschampia cribrellum (Eversmann, 1841)
 Muschampia antonia (Speyer, 1879) ,
 Notocrypta clavata (Staudinger, 1889)
 Notocrypta paralysos  asawa  Fruhstorfer, 1911
 Notocrypta curvifascia  (C. & R. Felder, 1862) 
 Notocrypta feisthamelii
 Notocrypta ariannae  Gallo, E. & Bozano, G.C. 2017
 Ochlodes sylvanus (Esper, 1777)
 Ochlodes venata (Bremer & Grey, 1853)
 Ochlodes ochracea (Bremer, 1861)
 Ochlodes subhyalina (Bremer & Grey, 1853)
 Ochlodes thibetana (Oberthür, 1886)
 Ochlodes bouddha (Mabille, 1876)
 Ochlodes lanta Evans 1939
 Ochus subvittatus  Moore, 1878
 Odontoptilum angulata angulata (C. Felder, 1862) 
 Onryza maga  (Leech, 1890)
 Onryza meiktila  (de Nicéville, 1891)
 Onryza perbella  Hering, 1918
 Oriens goloides  (Moore, [1881])
 Oriens gola  (Moore, 1877) 
 Parnara guttatus Bremer & Grey, 1853
 Parnara batta Evans, 1949
 Parnara apostata hulsei Devyatkin & Monastyrskii, 1999
 Pelopidas jansonis  (Butler, 1878)
 Pelopidas mathias (Fabricius, 1798)
 Pelopidas sinensis (Mabille, 1877)
 Pelopidas grisemarginata  Yuan, Zhang & Yuan, 2010 
 Polytremis lubricans (Herrich-Schäffer, 1869)
 Polytremis flavinerva Chou & Zhou, 1994
 Polytremis choui Huang, 1994
 Polytremis discreta  (Elwes & Edwards, 1897)
 Polytremis mencia (Moore, 1877)
 Polytremis kiraizana (Sonan, 1938)
 Polytremis pellucida (Murray, 1875)
 Polytremis theca (Evans, 1937)
 Polytremis zina (Evans, 1932)
 Polytremis gigantea Tsukiyama, Chiba & Fujioka, 1997
 Polytremis caerulescens (Mabille, 1876)
 Polytremis micropunctata Huang, 2003
 Polytremis nascens (Leech, [1893])
 Polytremis suprema Sugiyama, 1999
 Polytremis matsuii Sugiyama, 1999
 Polytremis gotama Sugiyama, 1999
 Polytremis jigongi  J.Q. Zhu, Z.B. Chen & L.Z. Li, 2012
 Potanthus pseudomaesa (Moore, [1881])
 Potanthus palnia (Evans, 1914)
 Potanthus trachala phoebe (Evans, 1934)
 Potanthus pallidus (Evans, 1932)
 Potanthus juno (Evans, 1932)
 Potanthus confucius (C. & R. Felder, 1862)
 Potanthus mara Evans, 1932
 Potanthus pava pava (Fruhstorfer, 1911)
 Potanthus lydia (Evans, 1934)
 Potanthus riefenstahli Huang, 2003
 Potanthus mingo ajax (Evans, 1932)
 Potanthus ganda (Fruhstorfer, 1911)
 Potanthus flava (Murray, 1875)
 Potanthus nesta (Evans, 1934)
 Potanthus taqini Huang, 2001
 Potanthus ana Huang, 2002
 Potanthus yani Huang, 2002
 Potanthus rectifasciata  (Elwes & Edwards, 1897)
 Pseudoborbo bevani (Moore, 1878) 
 Pseudocoladenia dan (Fabricius, 1787)
 Pseudocoladenia dea  (Leech, 1894) 
 Pseudocoladenia festa  (Evans, 1949)
 Pseudocoladenia fatua  (Evans, 1949)
 Pyrgus alpinus (Erschoff, 1874)
 Pyrgus maculatus thibetanus (Oberthür, 1891)
 Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758)
 Pyrgus alveus (Hübner, 1802)
 Pyrgus serratulae (Rambur, 1839)
 Pyrgus alveus Hübner, [1800-1803]
 Pyrgus speyeri (Staudinger, 1887)
 Pyrgus oberthueri (Leech, 1891)
 Pyrgus bieti (Oberthür, 1886)
 Sarangesa dasahara  (Moore, [1866])
 Satarupa nymphalis (Speyer, 1879)
 Satarupa splendens Tytler, 1914
 Satarupa valentini Oberthür, 1921
 Satarupa monbeigi  Oberthür, 1921 
 Scobura cephaloides (de Nicéville, [1889])
 Scobura coniata  Hering, 1918 
 Sebastonyma medoensis  Lee, 1979 
 Sovia lucasii  (Mabille, 1876) 
 Sovia separata (Moore, 1882) 
 Sovia albipectus  (de Nicéville, 1891)
 Sovia subflava (Leech, 1894) 
 Sovia grahami  (Evans, 1926) 
 Sovia fangi  Huang & Wu, 2003
 Spialia galba chenga Evans, 1956
 Spialia sertorius (Hoffmannsegg, 1804)
 Spialia orbifer lugens (Staudinger, 1886)
 Stimula swinhoei   swinhoei  Elwes & Edwards, 1897
 Suastus gremius  (Fabricius, 1798)
 Suastus minuta  (Moore, 1877) 
 Tagiades litigiosa  Moschler, 1878 
 Tagiades menaka  (Moore, [1866]) 
 Taractrocera flavoides Leech, 1894 
 Taractrocera tilda  Evans, 1934 
 Telicota colon (Fabricius, 1775)
 Telicota augias (Linnaeus, 1763)
 Telicota linna  Evans, 1949
 Telicota ancilla (Herrich-Schäffer, 1869)
 Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)
 Thymelicus alaica (Filipjev, 1931)
 Thymelicus leonina (Butler, 1878)
 Thymelicus sylvatica (Bremer, 1861)
 Thymelicus nervulata (Mabille, 1876)
 Thoressa baileyi  (South, 1914) 
 Thoressa bivitta  (Oberthür, 1886) 
 Thoressa blanchardii blanchardii  (Oberthür, 1886) 
 Thoressa fusca fusca  (Elwes, [1893]) 
 Thoressa gupta  gupta   (de Niceville, 1886) 
 Thoressa hyrie  (de Niceville, 1891) 
 Thoressa kuata  (Evans, 1940) 
 Thoressa latris  (Leech, 1893) 
 Thoressa luanchuanensis  (Wang & Niu, 2002) 
 Thoressa masuriensis  (Moore, 1878) 
 Thoressa pandita  (de Niceville, 1885)
 Thoressa serena  (Evans, 1937)
 Thoressa submacula  (Leech, 1890)
 Thoressa viridis  (Huang, 2003)
 Thoressa xiaoqingae  Huang & Zhan, 2004 
 Thoressa yingqii  (Huang, 2011)
 Thoressa zinnia  (Evans, 1939)
 Zographetus satwa  (de Nicéville, [1884]) 
 Zographetus ensis  Fang & Wan, 2007 
 Zographetus doxus  Eliot, 1959 
 Zographetus ogygioides Elwes & Edwards, 1897 
 Zographetus pangi Fan & Wang, 2007

Косатцеві (Papilionidae) 

 Atrophaneura latreillei (Donovan, 1826)
 Atrophaneura polyeuctes (Doubleday, 1842)
 Atrophaneura dasarada (Moore, 1857)
 Atrophaneura nevilli (Wood-Mason, 1882)
 Atrophaneura alcinous (Klug, 1836)
 Atrophaneura daemonius (Alphéraky, 1895)
 Atrophaneura plutonius (Oberthür, 1876)
 Atrophaneura mencius (C. & R. Felder, 1862)
 Atrophaneura rhadinus (Jordan, 1928)
 Atrophaneura zaleucus (Hewitson, 1865)
 Atrophaneura aidoneus (Doubleday, 1845)
 Atrophaneura coon (Fabricius, 1793)
 Bhutanitis lidderdalii Atkinson, 1873
 Bhutanitis thaidina (Blanchard, 1871)
 Bhutanitis yulongensis Chou
 Bhutanitis nigrilima Chou
 Bhutanitis mansfieldi (Riley, 1939)
 Graphium cloanthus (Westwood, 1841)
 Graphium sarpedon (Linnaeus, 1758)
 Graphium eurypylus (Linnaeus, 1758)
 Graphium chironides (Honrath, 1884)
 Graphium doson (C. & R. Felder, 1864)
 Graphium bathycles (Zinken, 1831)
 Graphium leechi (Rothschild, 1895)
 Graphium agamemnon (Linnaeus, 1758)
 Graphium antiphates (Cramer, [1775])
 Graphium nomius (Esper, 1799)
 Graphium agetes (Westwood, 1843)
 Graphium xenocles (Doubleday, 1842)
 Graphium eurous (Leech, [1893])
 Graphium mandarinus (Oberthür, 1879)
 Graphium alebion (Gray, [1853])
 Graphium tamerlana (Oberthür, 1876)
 Graphium hoenei (Mell, 1935)
 Graphium glycerion (Gray, 1831)
 Luehdorfia chinensis Leech, 1893
 Luehdorfia japonica Leech, 1889
 Luehdorfia puziloi (Erschoff, 1872)
 Papilio machaon Linnaeus, 1758
 Papilio alexanor Esper, 1800
 Papilio xuthus Linnaeus, 1767
 Papilio polytes Linnaeus, 1758
 Papilio castor Westwood, 1842
 Papilio mahadeva Moore, [1879]
 Papilio helenus Linnaeus, 1758
 Papilio nephelus Boisduval, 1836
 Papilio memnon Linnaeus, 1758
 Papilio protenor Cramer, [1775]
 Papilio alcmenor C. & R. Felder, [1864]
 Papilio macilentus Janson, 1877
 Papilio bootes Westwood, 1842
 Papilio elwesi Leech, 1889
 Papilio agestor Gray, 1831
 Papilio epycides Hewitson, 1864
 Papilio slateri Hewitson, 1859
 Papilio clytia Linnaeus, 1758
 Papilio paradoxa (Zinken, 1831)
 Papilio paris Linnaeus, 1758
 Papilio bianor Cramer, 1777
 Papilio maackii Menetries, 1859
 Papilio dialis Leech, 1893
 Papilio krishna Moore, 1857
 Papilio arcturus Westwood, 1842
 Papilio polyctor Boisduval, 1836
 Papilio syfanius Oberthür, 1886
 Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)
 Parnassius nomion Fischer de Waldheim, 1823
 Parnassius phoebus (Fabricius, 1793)
 Parnassius actius (Eversmann, 1843)
 Parnassius jacquemonti Boisduval, 1836
 Parnassius tianschianicus Oberthür, 1879
 Parnassius epaphus Oberthür, 1879
 Parnassius bremeri Bremer, 1864
 Parnassius apollonius (Eversmann, 1847)
 Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758)
 Parnassius stubbendorfi Ménétriés, 1849
 Parnassius glacialis Butler, 1866
 Parnassius felderi Bremer, 1861
 Parnassius ariadne (Lederer, 1853)
 Parnassius orleans Oberthür, 1890
 Parnassius acco Gray, [1853]
 Parnassius hannyngtoni Avinoff, 1916
 Parnassius przewalskii Alphéraky, 1887
 Parnassius baileyi South, 1913
 Parnassius labeyriei Weiss & Michel
 Parnassius schultei Weiss & Michel, 1989
 Parnassius szechenyii Frivaldszky, 1886
 Parnassius cephalus Grum-Grshimailo, 1891
 Parnassius choui Huang & Shi, 1994
 Parnassius delphius Eversmann, 1843
 Parnassius hide Koiwaya, 1987
 Parnassius acdestis Grum-Grshimailo, 1891
 Parnassius tenedius Eversmann, 1851
 Parnassius simo Gray, [1853]s
 Parnassius andreji Eisner, 1930
 Parnassius charltonius Gray, [1853]
 Parnassius loxias Püngeler, 1901
 Parnassius imperator Oberthür, 1883
 Sericinus montela Gray, 1852
 Teinopalpus aureus Mell, 1923
 Teinopalpus imperialis Hope, 1843

Біланові (Pieridae) 

 Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)
 Anthocharis bieti (Oberthür, 1884)
 Anthocharis bambusarum Oberthür, 1876
 Anthocharis scolymus (Butler, 1866)
 Anthocharis thibetana (Oberthür, 1886)
 Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)
 Aporia howarthi Bernardi, 1961
 Aporia bieti (Oberthür, 1884)
 Aporia hippia (Bremer, 1861)
 Aporia procris Leech, 1890
 Aporia leucodice (Eversmann, 1843)
 Aporia martineti (Oberthür, 1884)
 Aporia intercostata Bang-Haas, 1927
 Aporia potanini Alphéraky, 1892
 Aporia lhamo (Oberthür, 1893)
 Aporia goutellei (Oberthür, 1886)
 Aporia genestieri (Oberthür, 1902)
 Aporia delavayi (Oberthür, 1890)
 Aporia larraldei (Oberthür, 1876)
 Aporia kaolinkonensis Yoshino, 1997
 Aporia gigantea Koiwaya, 1993
 Aporia acraea (Oberthür, 1885)
 Aporia tayiensis Yoshino, 1995
 Aporia largeteaui (Oberthür, 1881)
 Aporia oberthuri (Leech, 1890)
 Aporia hastata (Oberthür, 1892)
 Aporia joubini (Oberthür, 1913)
 Aporia monbeigi (Oberthür, 1917)
 Aporia harrietae (de Nicéville, [1893])
 Aporia agathon (Gray, 1831)
 Aporia nishimurai Koiwaya, 1989
 Aporia shinnooka Yoshino, 2001
 Aporia kamei Koiwaya, 1989
 Aporia kanekoi Koiwaya, 1989
 Appias albina  (Boisduval, 1836)
 Appias paulina (Cramer, [1777])
 Appias indra (Moore, 1857)
 Appias libythea  (Fabricius, 1775)
 Appias lyncida (Cramer, [1777])
 Appias lalage (Doubleday, 1842)
 Appias lalassis Grose-Smith, 1887
 Appias nero  (Fabricius, 1793)
 Baltia butleri Alphéraky, 1889
 Catopsilia pomona (Fabricius, 1775)
 Catopsilia pyranthe (Linnaeus, 1758)
 Catopsilia scylla (Linnaeus, 1763)
 Catopsilia florella (Fabricius, 1775)
 Cepora nerissa Fabricius, 1775
 Cepora wui Chou, Zhang & Wang, 2001
 Cepora nadina  (Lucas, 1852)
 Cepora judith  (Fabricius, 1787)
 Colias alfacariensis Ribbe, 1905
 Colias hyale (Linnaeus, 1758)
 Colias erate (Esper, 1805)
 Colias tyche (Böber, 1812)
 Colias palaeno (Linnaeus, 1761)
 Colias lada Grum-Grshimailo, 1891
 Colias montium Oberthür, 1886
 Colias sifanica Grum-Grshimailo, 1891
 Colias aegidii Verhulst, 1990
 Colias nebulosa Oberthür, 1894
 Colias cocandica Erschoff, 1874
 Colias tamerlana Staudinger, 1897
 Colias tibetana Riley, 1923
 Colias grumi Alphéraky, 1897
 Colias ladakensis C. Felder & R. Felder, 1865
 Colias nina Fawcett, 1904
 Colias berylla Fawcett, 1904
 Colias adelaidae Verhulst, 1991
 Colias arida Alphéraky, 1889
 Colias baeckeri Kotzsch, 1930
 Colias stoliczkana Moore, 1878
 Colias staudingeri Alphéraky, 1881
 Colias felderi Grum-Grshimailo, 1891
 Colias leechi Grum-Grshimailo, 1893
 Colias regia Grum-Grshimailo, 1887
 Colias romanovi Grum-Grshimailo, 1885
 Colias heos (Herbst, 1792)
 Colias diva Grum-Grshimailo, 1891
 Colias erschoffi Alphéraky, 1881
 Colias wiskotti Staudinger, 1882
 Colias chrysotheme (Esper, 1781)
 Colias thisoa Ménétriés, 1832
 Colias fieldii Ménétriés, 1855
 Colias sieversi Grum-Grshimailo, 1887
 Colias thrasibulus Fruhstorfer, 1908
 Colias dubia Fawcett, 1906
 Colias viluiensis Ménétries, 1859
 Delias acalis Godart, 1819
 Delias pasithoe  (Linnaeus, 1767)
 Delias hyparete  (Linnaeus, 1758)
 Delias lativitta Leech, 1893
 Delias subnubila  Leech, 1893
 Delias wilemani  Jordan, 1925
 Delias belladonna (Fabricius, 1793)
 Delias sanaca (Moore, 1857)
 Delias berinda (Moore, 1872)
 Delias agostina Hewitson, 1852
 Delias descombesi Boisduval, 1836
 Dercas lycorias Doubleday 1842
 Dercas verhuelli (Hoeven, 1839)
 Eurema ada (Distant & Pryer, 1887)
 Eurema andersoni (Moore, 1886)
 Eurema blanda (Boisduval, 1836)
 Eurema brigitta (Stoll, [1780])
 Eurema hecabe (Linnaeus, 1758)
 Eurema laeta (Boisduval, 1836)
 Gandaca harina (Horsfield, 1829)
 Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)
 Gonepteryx mahaguru Gistel, 1857
 Gonepteryx maxima Butler, 1885
 Gonepteryx acuminata C. Felder & R. Felder, 1862
 Gonepteryx amintha Blanchard, 1871
 Ixias pyrene Linnaeus 1764
 Leptidea morsei Fenton, [1882]
 Leptidea amurensis Ménétriés, 1859
 Leptidea gigantea (Leech, 1890)
 Leptidea lactea Lorkovic, 1950
 Leptidea serrata Lee, 1955
 Leptosia nina (Fabricius, 1793)
 Mesapia peloria (Hewitson, 1853)
 Pareronia valeria (Cramer, [1776])
 Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)
 Pieris naganum (Moore, 1884)
 Pieris napi (Linnaeus, 1758)
 Pieris bryoniae (Hübner, [1790-1793])
 Pieris narina Verity, 1908 Tian Shan
 Pieris ochsenheimeri Staudinger, 1886
 Pieris dulcinea (Butler, 1882)
 Pieris melete Ménétriés, 1857
 Pieris canidia (Linnaeus, 1768)
 Pieris extensa Poujade, 1888
 Pieris rapae (Linnaeus, 1758)
 Pieris erutae Poujade, 1888
 Pieris deota  (de Nicéville, 1884)
 Pieris krueperi Staudinger, 1860
 Pieris steinigeri  Eitschberger, 1984
 Pieris chumbiensis (de Nicéville, 1897)
 Pontia daplidice (Linnaeus, 1758)
 Pontia callidice (Hübner, [1799-1800])
 Pontia chloridice (Hübner, 1813)
 Prioneris clemanthe Doubleday, 1846
 Prioneris thestylis Doubleday, 1842
 Sinopieris dubernardi (Oberthür, 1884)
 Sinopieris davidis (Oberthür, 1876)
 Sinopieris stoetzneri (Draeseke, 1924)
 Sinopieris venata (Leech, 1891)
 Sinopieris kozlovi (Alphéraky, 1897)
 Zegris pyrothoe (Eversmann, 1832)

Синявцеві (Lycaenidae) 

 Acupicta hainanicum Sugiyama, 1992
 Acytolepis puspa (Horsfield, [1828])
 Afarsia antoninae (Lukhtanov, 1999)
 Afarsia sieversii (Christoph, 1873)
 Agriades amphirrhoe (Oberthür, 1910)
 Agriades arcaseia (Fruhstorfer, 1916)
 Agriades dis  (Grum-Grshimailo, 1891)
 Agriades janigena  (Riley, 1923)
 Agriades lehanus  (Moore, 1878)
 Agriades luana  (Evans, 1915)
 Agriades morsheadi  (Evans, 1923)
 Agriades optilete (Knoch, 1781)
 Agriades orbitulus (de Prunner, 1798)
 Agriades orbona (Grum-Grshimailo, 1891)
 Agriades pheretiades (Eversmann, 1843)
 Agriades shahidulla (Yoshino, 2003)
 Agriades sikkima (Bath, 1900)
 Allotinus drumila (Moore, [1866])
 Ahlbergia chalybeia (Leech, 1890)
 Ahlbergia chalcidis Chou & Li, 1994
 Ahlbergia bimaculata Johnson, 1992
 Ahlbergia korea Johnson, 1992
 Ahlbergia leei Johnson, 1992
 Ahlbergia arquata Johnson, 1992
 Ahlbergia pluto (Leech, 1893)
 Ahlbergia clarofacia Johnson, 1992
 Ahlbergia aleucopuncta Johnson, 1992
 Ahlbergia unicolora Johnson, 1992
 Ahlbergia pictila Johnson, 1992
 Ahlbergia caerulea Johnson, 1992
 Ahlbergia zhujianhuai Huang & Wu, 2003
 Ahlbergia frivaldszkyi aquilonaria Johnson, 1992
 Ahlbergia circe (Leech, 1893)
 Ahlbergia prodiga Johnson, 1992
 Ahlbergia caesius Johnson, 1992
 Ahlbergia lynda Johnson, 1992
 Ahlbergia nicevillei (Leech, 1893)
 Ahlbergia hsui Johnson, 2000
 Ahlbergia distincta Huang, 2003
 Ahlbergia clarolinea  H. Huang & A.M. Chen, 2006.
 Ahlbergia oppocoenosa  Johnson, 1992 
 Allotinus drumila  (Moore, [1866]) 
 Alpherakya sarta (Alphéraky, 1881)
 Antigius attilia (Bremer, 1861)
 Antigius butleri (Fenton, 1881)
 Antigius cheni  Koiwaya, 2004 
 Antigius jinpingi  Y.F. Hsu, 2009 
 Amblopala avidiena (Hewitson, 1877)
 Amblypodia anita Hewitson, 1862
 Ancema ctesia (Hewitson, 1865)
 Ancema blanka (de Nicéville, 1894)
 Anthene emolus (Godart, [1824])
 Anthene lycaenina (Felder, 1868)
 Araotes lapithis lapithis  (Moore 1857)
 Araragi enthea (Janson, 1877)
 Araragi sugiyamai Matsui, 1989
 Araragi panda Hsu & Chou, 2001
 Arhopala arvina (Hewitson, 1863)
 Arhopala japonica (Murray, 1875)
 Arhopala bazaloides (Hewitson, 1878)
 Arhopala centaurus (Fabricius, 1775)
 Arhopala oenea (Hewitson, 1869)
 Arhopala aida de Nicéville, 1889
 Arhopala rama (Kollar, [1844])
 Arhopala bazalus (Hewitson, 1862)
 Arhopala eumolphus (Cramer, [1780])
 Arhopala hellenore Doherty, 1889
 Arhopala ganesa (Leech, 1890)
 Arhopala ammonides bowringi (Evans, 1957)
 Arhopala singla (de Nicéville, 1885)
 Arhopala paramuta (de Nicéville, [1884])
 Arhopala paraganesa (de Nicéville, 1882)
 Arhopala hellenoroides Chou & Gu, 1994
 Arhopala qiongdaoensis Chou & Gu, 1994
 Arhopala aberrans (de Nicéville, [1889])
 Arhopala birmana (Moore, [1884])
 Arhopala comica  de Nicéville, 1900 
 Arhopala perimuta  Moore, 1857 
 Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Aricia artaxerxes (Fabricius, 1793)
 Aricia chinensis chinensis (Murray, 1874)
 Aricia berezowskii Grum-Grshimailo, 1902
 Athamanthia athamantis  (Eversmann, 1854) 
 Athamanthia dilutior  (Staudinger, 1881)
 Artipe eryx (Linnaeus, 1771)
 Artopoetes pryeri (Murray, 1873)
 Artopoetes praetextatus  (Fujioka, 1992) 
 Bindahara phocides  (Fabricius 1793)
 Bothrinia nebulosa (Leech, 1890)
 Caerulea coeligena (Oberthür, 1876)
 Caerulea coelestis (Alphéraky, 1897)
 Caleta elna (Hewitson, 1876)
 Caleta roxus (Godart, [1824])
 Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)
 Castalius rosimon (Fabricius, 1775)
 Catochrysops panormus (C. Felder, 1860)
 Catochrysops strabo (Fabricius, 1793)
 Catapaecilma major Druce, 1895
 Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)
 Celastrina sugitanii (Matsumura, 1919)
 Celastrina gigas (Hemming, 1928)
 Celastrina lavendularis (Moore, 1877)
 Celastrina morsheadi (Evans, 1915)
 Celastrina perplexa Eliot & Kawazoé, 1983
 Celastrina filipjevi (Riley, 1934)
 Celastrina oreas (Leech, 1893)
 Celastrina hersilia (Leech, [1893])
 Celastrina huegeli (Moore, 1882)
 Celastrina melaena  (Doherty, 1889) 
 Celatoxia marginata (de Nicéville, [1884])
 Charana mandarinus (Hewitson, 1863)
 Cheritrella truncipennis de Nicéville, 1887
 Chilades lajus (Stoll, [1780])
 Chilades yunnanensis Watkins, 1927
 Chliaria kina (Hewitson, 1869)
 Chliaria othona (Hewitson, 1865)
 Chrysozephyrus smaragdinus (Bremer, 1861)
 Chrysozephyrus brillantinus (Staudinger, 1887)
 Chrysozephyrus scintillans (Leech, 1894)
 Chrysozephyrus leigongshanensis Chou & Li, 1994
 Chrysozephyrus kuromon (Sugiyama, 1994)
 Chrysozephyrus parakuromon Huang, 2001
 Chrysozephyrus chinensis (Howarth, 1957)
 Chrysozephyrus marginatus (Howarth, 1957)
 Chrysozephyrus nigroapicalis (Howarth, 1957)
 Chrysozephyrus souleana (Riley, 1939),
 Chrysozephyrus tatsienluensis (Murayama, 1955)
 Chrysozephyrus tienmushanus Shirôzu & Yamamoto, 1956
 Chrysozephyrus kabrua konga Yoshino, 1999
 Chrysozephyrus vittatus (Tytler, 1915)
 Chrysozephyrus duma (Hewitson, 1869)
 Chrysozephyrus disparatus (Howarth, 1957)
 Chrysozephyrus mushaellus (Matsumura, 1938)
 Chrysozephyrus sakura Sugiyama, 1992
 Chrysozephyrus teisoi Sonan 1941
 Chrysozephyrus sikkimensis Howarth 1957
 Chrysozephyrus rarasanus Matsumura 1939
 Chrysozephyrus nishikaze Araki & Shibatani 1941
 Chrysozephyrus lingi Okano & Ohkura
 Chrysozephyrus leii Chou
 Chrysozephyrus hisamatsusanus Nagami & Ishiga 1937
 Chrysozephyrus morishitai Chou & Zhu, 1994
 Chrysozephyrus shimizui  Yoshino, 1997 
 Chrysozephyrus setohi  Koiwaya, 1996 
 Chrysozephyrus zoa  (de Nicéville, 1889)
 Chrysozephyrus sakula  H. Sugiyama, 1992
 Chrysozephyrus yoshikoae  Koiwaya, 1993 
 Chrysozephyrus linae  Koiwaya, 1993 
 Chrysozephyrus gaoi  Koiwaya, 1993
 Chrysozephyrus tienmushanus  Shirôzu & Yamamoto, 1956
 Chrysozephyrus watsoni  (W.H. Evans, 1927) 
 Chrysozephyrus inthanonensis  Murayama & Kimura, 1990 
 Chrysozephyrus yuchingkinus  Murayama & Shimonoya, 1960 
 Chrysozephyrus paona  (Tytler, 1915)
 Chrysozephyrus dumoides  (Tytler, 1915) 
 Chrysozephyrus esakii  (Sonan, 1940)
 Cigaritis rukma (de Nicéville, [1889])
 Cigaritis acamas (Klug, 1834)
 Cigaritis lohita (Horsfield, [1829]
 Cigaritis syama (Horsfield, [1829])
 Cigaritis zhengweille Huang ?
 Cigaritis leechi Swinhoe, 1912
 Cigaritis takanonis (Matsumura, 1906)
 Cigaritis kuyaniana  Matsumura, 
 Cigaritis rukmini  (de Nicéville，[1889]) 
 Cigaritis zhengweilie  Huang, 1998 
 Cissatsuma albilinea (Riley, 1939)
 Cissatsuma kansuensis Johnson, 1992
 Cissatsuma halosa Johnson, 1992
 Cissatsuma tuba Johnson, 1992
 Cissatsuma crenata Johnson, 1992
 Cissatsuma contexta Johnson, 1992
 Cordelia minerva (Leech, 1890)
 Cordelia comes (Leech, 1890)
 Cordelia kitawakii  Koiwaya, 1996 
 Coreana raphaelis (Oberthur, 1881)
 Creon cleobis (Godart, [1824]) 
 Cupido buddhista (Alphéraky, 1881)
 Cupido minimus (Fuessly, 1775)
 Cupido osiris (Meigen, 1829)
 Cupido gisela (Püngeler, 1901)
 Cupido lacturnus (Godart, [1824])
 Cupido argiades (Pallas, 1771)
 Cupido prosecusa  (Erschoff, 1874) 
 Curetis bulis (Westwood, 1852)
 Curetis acuta Moore, 1877
 Curetis naga Evans, 1954
 Curetis saronis Moore, 1877
 Curetis brunnea Wileman, 1909
 Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775)
 Dacalana cotys (Hewitson, 1865)
 Deudorix hainana Chou & Gu, 1994
 Deudorix epijarbas (Moore, 1857)
 Deudorix hypargyria (Elwes, [1893])
 Deudorix rapaloides (Naritomi, 1941)
 Deudorix sankakuhonis Matsumura, 1938
 Deudorix pseudorapaloides  M. Wang & I. Chou, 1997
 Discolampa ethion (Westwood, 1851)
 Esakiozephyrus icana (Moore, [1875])
 Esakiozephyrus longicaudatus Huang, 2001
 Esakiozephyrus vallonia (Oberthür, 1914)
 Esakiozephyrus neis (Oberthür, 1914)
 Esakiozephyrus tsangkie (Oberthür, 1886)
 Esakiozephyrus ackeryi (Fujioka, 1994)
 Esakiozephyrus bieti (Oberthür, 1886)
 Esakiozephyrus mandara (Doherty, 1886)
 Esakiozephyrus zhengi Huang, 1998
 Esakiozephyrus neis (Oberthür, 1914)
 Euaspa milionia (Hewitson, 1869)
 Euaspa forsteri (Esaki & Shirôzu, 1943)
 Euaspa tayal (Esaki & Shirôzu, 1943)
 Euchrysops cnejus (Fabricius, 1798)
 Eumedonia annulata (Elwes, 1906)
 Eumedonia eumedon (Esper, 1780)
 Eumedonia lamasem  (Oberthür, 1910)
 Eumedonia persephatta (Alphéraky, 1881)
 Famegana alsulus  (Herrich-Schäffer, 1869)
 Favonius cognatus (Staudinger, 1892)
 Favonius korshunovi (Dubatolov & Sergeev, 1982)
 Favonius leechi (Riley, 1939) Szechwan
 Favonius orientalis (Murray, 1875) .
 Favonius taxila (Bremer, 1861)
 Favonius ultramarinus (Fixsen, 1887)
 Favonius saphirinus (Staudinger, 1887)
 Flos asoka (de Nicéville, [1884])
 Flos areste (Hewitson, 1862)
 Flos chinensis (C. & R. Felder, [1865])
 Flos diardi  (Hewitson, 1862) 
 Flos adriana  de Nicéville，[1883] 
 Flos yunnanensis  ? 
 Freyeria putli (Kollar, [1844])
 Freyeria trochylus  (Freyer, 1845) 
 Glabroculus cyane  (Eversmann, 1837)
 Glaucopsyche alexis (Poda, 1761)
 Glaucopsyche lycormas (Butler, 1866)
 Gonerilia thespis (Leech, 1890) , Tibet
 Gonerilia seraphim (Oberthür, 1886)
 Gonerilia budda (Sugiyama, 1992)
 Gonerilia okamurai  (Koiwaya, 1996) 
 Gonerilia pesthis  (Wang & Chou, 1998) 
 Heliophorus epicles (Godart, [1824])
 Heliophorus ila (de Nicéville & Martin, [1896])
 Heliophorus kohimensis (Tytler, 1912)
 Heliophorus brahma (Moore, [1858])
 Heliophorus androcles (Westwood, 1851)
 Heliophorus viridipunctata (de Nicéville, 1890)
 Heliophorus moorei (Hewitson, 1865)
 Heliophorus saphirioides Murayama, 1992
 Heliophorus pulcher Chou, 1994
 Heliophorus saphir (Blanchard, 1871)
 Heliophorus yunnani D'Abrera, 1993
 Heliophorus delacouri Eliot, 1963 South
 Heliophorus stotzneri (Draeseke, 1925)
 Heliophorus eventa Fruhstorfer, 1918
 Heliophorus gloria Huang, 1999
 Heliophorus indicus  Fruhstorfer, 1908 
 Heliophorus brilliantinus  H. Huang, 1999
 Heliophorus tamu  (Kollar, 1844)
 Horaga syrinx (C. Felder, 1860)
 Horaga onyx (Moore, [1858])
 Horaga albimacula (Wood-Mason & de Nicéville, 1881)
 Horaga rarasana Sonan, 1936
 Howarthia watanabei Koiwaya, 1993
 Howarthia caelestis (Leech, 1890)
 Howarthia courvoisieri (Oberthür, 1908)
 Howarthia cheni Chou & Wang, 1997
 Howarthia melli (Forster, 1940)
 Howarthia nigricans (Leech, 1893)
 Hypolycaena vanavasa (Fruhstorfer, 1909)
 Hypolycaena erylus (Godart, [1824])
 Hypolycaena othona madana (Fruhstorfer, [1912])
 Iolana gigantea (Grum-Grshimailo, 1885)
 Ionolyce helicon merguiana (Moore, 1884)
 Iraota timoleon (Stoll, [1790])
 Iratsume orsedice (Butler, [1882])
 Jacoona fabronia  (Hewitson 1878) 
 Jamides bochus (Stoll, [1782])
 Jamides celeno (Cramer, [1775])
 Jamides alecto (Felder, 1860)
 Jamides elpis  (Godart, [1824]) 
 Jamides pura  (Moore, 1886) 
 Japonica saepestriata (Hewitson, 1865)
 Japonica lutea (Hewitson, 1865)
 Japonica bella Hsu, 1997
 Kretania pylaon  (Fischer von Waldheim, 1832) 
 Kretania usbekus Forster, 1939
 Lampides boeticus (Linnaeus, 1767)
 Leptotes plinius (Fabricius, 1793
 Lestranicus transpectus  (Moore, 1879)
 Leucantigius atayalica (Shirôzu & Murayama, 1943)
 Logania marmorata  Moore, 1884 
 Loxura atymnus (Stoll, [1780])
 Luthrodes galba (Lederer, 1855)
 Luthrodes pandava (Horsfield, [1829])
 Luthrodes peripatria (Hsu, 1980)
 Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)
 Lycaena helle ([Schiffermüller], 1775)
 Lycaena standfussi (Grum-Grshimailo, 1891)
 Lycaena pang (Oberthür, 1886),
 Lycaena tseng (Oberthür, 1886)
 Lycaena ouang (Oberthür, 1891)
 Lycaena irmae Bailey, 1932
 Lycaena li (Oberthür, 1886)
 Lycaena svenhedini (Nordström, 1935)
 Lycaena dispar (Haworth, 1802)
 Lycaena violaceus (Staudinger, 1892)
 Lycaena splendens (Staudinger, 1881)
 Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775)
 Lycaena thersamon (Esper, 1784)
 Lycaena solskyi Erschoff, 1874
 Lycaena alpherakii (Grum-Grshimailo, 1888)
 Lycaena margelanica Staudinger, 1881
 Lycaena virgaureae (Linnaeus, 1758)
 Lycaena tityrus (Poda, 1761)
 Lycaena hippothoe (Linnaeus, 1761)
 Lycaena pavana  (Kollar, [1844]) 
 Lycaena kasyapa  (Moore, 1865) 
 Mahathala ameria (Hewitson, 1862)
 Mahathala ariadeva Fruhstorfer, 1908
 Maneca bhotea  (Moore, 1884)
 Megisba malaya (Horsfield, [1828])
 Miletus chinensis C. Felder, 1862
 Miletus mallus (Fruhstorfer, 1913)
 Miletus bannanus Huang & Xue, 2004
 Miletus archilochus (Fruhstorfer, 1913)
 Monodontides musina  (Snellen, 1892)
 Mota massyla  (Hewitson, 1869)
 Nacaduba pactolus (Felder, 1860)
 Nacaduba berenice (Herrich-Schäffer, 1869
 Nacaduba kurava (Moore, [1858])
 Nacaduba beroe (C. & R. Felder, [1865])
 Nacaduba takamukuana Matsumura, 1919
 Nacaduba taiwana Matsumura, 1919
 Nacaduba hermus Felder, 1860 
 Neolycaena davidi (Oberthür, 1881)
 Neolycaena eckweileri Lukhtanov, 1993
 Neolycaena submontana Zhdanko, [1996]
 Neolycaena baidula Zhdanko, 2000
 Neolycaena medea Zhdanko, 1998
 Neolycaena sinensis (Alphéraky, 1881)
 Neolycaena olga Lukhtanov, 1999
 Neolycaena rhymnus (Eversmann, 1832)
 Neolycaena tengstroemi  (Erschoff, 1874)
 Neolycaena iliensis (Grum-Grshimailo, 1891)
 Neopithecops zalmora (Butler, [1870])
 Neozephyrus japonicus (Murray, 1875)
 Neozephyrus coruscans (Leech, 1894)
 Neozephyrus dubernardi (Riley, 1939)
 Neozephyrus helenae Howarth, 1957
 Neozephyrus asahii Fujioka, 2003
 Neozephyrus uedai Koiwaya, 1996
 Neozephyrus taiwanus (Wileman, 1908)
 Niphanda fusca (Bremer & Grey, 1853)
 Niphanda asialis (de Nicéville, 1895)
 Niphanda cymbia de Nicéville, [1884]
 Novosatsuma pratti   (Leech, 1889) 
 Novosatsuma collosa  K. Johnson, 1992
 Novosatsuma matusiki K. Johnson, 1992 
 Novosatsuma magnasuffusa  K. Johnson, 1992 
 Novosatsuma plumbagina K. Johnson, 1992
 Novosatsuma magnapurpurea  K. Johnson, 1992
 Novosatsuma cibdela  K. Johnson, 1992
 Orthomiella pontis (Elwes, 1887)
 Orthomiella rantaizana Wileman, 1910
 Orthomiella sinensis (Elwes, 1887)
 Palaeophilotes triphysina  (Staudinger, 1891) 
 Pamiria chrysopis  (Grum-Grshimailo, 1888)
 Pamiria metallica  (C. & R. Felder, [1865])
 Pamiria omphisa (Moore, [1875])
 Patricius felicis (Oberthür, 1886)
 Patricius gaborronkayi (Bálint, 1997)
 Patricius lucifera (Staudinger, 1867)
 Patricius lucifuga (Fruhstorfer, 1915)
 Patricius lucina (Grum-Grshimailo, 1902)
 Patricius themis (Grum-Grshimailo, 1891)
 Patricius younghusbandi (Elwes, 1906)
 Petrelaea dana (de Nicéville, [1884])
 Phengaris albida Leech, 1893
 Phengaris atroguttata (Oberthür, 1876)
 Phengaris daitozana Wileman
 Phengaris arion (Linnaeus, 1758)
 Phengaris cyanecula (Eversmann, 1848)
 Phengaris arionides (Staudinger, 1887)
 Phengaris rebeli (Hirschke, 1904)
 Phengaris teleius (Bergsträsser, [1779])
 Phengaris kurentzovi (Sibatani, Saigusa & Hirowatari, 1994)
 Phengaris alcon (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Pithecops fulgens Doherty, 1889
 Pithecops corvus Fruhstorfer, 1919
 Plebejus eversmanni (Lang, 1884)
 Plebejus argus (Linnaeus, 1758)
 Plebejus agnatus (Rühl, 1895)
 Plebejus argyrognomon (Bergstrasser, [1779])
 Plebejus pseudaegon (Butler, [1882])
 Plebejus christophi (Staudinger, 1874)
 Plebejus idas (Linnaeus, 1761)
 Plebejus ganssuensis (Grum-Grshimailo, 1891)
 Plebejus calliopis (Boisduval, 1832)
 Plebejus subsolanus (Eversmann, 1851)
 Plebejus cleobis (Bremer, 1861)
 Plebejus hishikawai (Yoshino, 2003)
 Plebejus qinghaiensis (Murayama)
 Plebejus samudra  (Moore, [1875])
 Plebejus maracandicus  (Erschoff, 1874) 
 Polyommatus actinides (Staudinger, 1886)
 Polyommatus thersites (Cantener, 1834)
 Polyommatus ripartii (Freyer, 1830)
 Polyommatus juldusa (Staudinger, 1886)
 Polyommatus phyllides (Staudinger, 1886)
 Polyommatus stigmatifera Courvoisier, 1903
 Polyommatus kamtshadalis (Sheljuzhko, 1933)
 Polyommatus forresti Bálint, 1992
 Polyommatus tsvetaevi Kurentzov, 1970
 Polyommatus venus (Staudinger, 1886)
 Polyommatus magnifica (Grum-Grshimailo, 1885)
 Polyommatus amandus (Schneider, 1792)
 Polyommatus hunza  (Grum-Grshimailo, 1890) 
 Polyommatus icadius (Grum-Grshimailo, 1890)
 Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)
 Polyommatus kashgharensis Moore, 1878
 Polyommatus iphigenides (Staudinger, 1886)
 Polyommatus everesti Riley, 1923
 Polyommatus eros (Ochsenheimer, 1808)
 Polyommatus erotides  (Kurentzov, 1970)
 Polyommatus kirgisorum  Lukhtanov & Dantchenko, 1994 
 Polyommatus damon  Denis & Schiffermüller, 1775 
 Polyommatus erigone  (Grum-Grshimailo, 1890)
 Polyommatus nuksani  (Forster, 1937)
 Poritia erycinoides (C. Felder, 1865)
 Pratapa icetas (Hewitson, 1865)
 Pratapa deva (Moore, [1858])
 Prosotas nora (Felder, 1860)
 Prosotas lutea sivoka  (Evans, 1910)
 Prosotas aluta coelestis  (Wood-Mason & de Niceville, [1887])
 Prosotas nora ardates  (Moore, 1874)
 Prosotas pia marginata  Tite, 1963
 Prosotas bhutea bhutea  (de Niceville, [1884])
 Prosotas dubiosa indica  (Evans, 1925)
 Protantigius superans (Oberthür, 1914)
 Pseudozizeeria maha (Kollar, [1844])
 Qinorapala qinlingana  Chou et Wang, 1995 
 Rapala arata (Bremer, 1861) Amur, Ussuri,
 Rapala caerulea (Bremer & Grey, [1851]) ,
 Rapala suffusa (Moore, 1878)
 Rapala dieneces (Hewitson, 1878)
 Rapala manea (Hewitson, 1863)
 Rapala varuna (Horsfield, [1829])
 Rapala nissa (Kollar, [1844])
 Rapala micans (Bremer & Grey, 1853)
 Rapala subpurpurea Leech, 1890
 Rapala nemorensis Oberthür, 1914
 Rapala bomiensis Lee, 1979
 Rapala rectivitta (Moore, 1879)
 Rapala catena South, 1913
 Rapala selira (Moore, 1874)
 Rapala pheretima (Hewitson, 1863)
 Rapala refulgens de Nicéville, 1891
 Rapala scintilla de Nicéville, 1890
 Rapala iarbus (Fabricius, 1787)
 Rapala takasagonis Matsumura, 1929
 Rapala repercussa  Leech, 1890
 Ravenna nivea (Nire, 1920)
 Remelana jangala (Horsfield, [1829])
 Rimisia miris (Staudinger, 1881)
 Saigusaozephyrus atabyrius  (Oberthür, 1914)
 Satyrium herzi (Fixsen, 1887)
 Satyrium spini  (Schiffermüller, 1775)
 Satyrium pruni (Linnaeus, 1758)
 Satyrium latior (Fixsen, 1887)
 Satyrium w-album (Knoch, 1782)
 Satyrium eximia (Fixsen, 1887)
 Satyrium prunoides (Staudinger, 1887)
 Satyrium thalia (Leech, [1893])
 Satyrium acaudata Staudinger, 1901
 Satyrium xumini Huang, 2001
 Satyrium percomis (Leech, 1894)
 Satyrium patrius (Leech, 1891)
 Satyrium v-album (Oberthür, 1886)
 Satyrium ornata (Leech, 1890) ,
 Satyrium persimilis (Riley, 1939)
 Satyrium dejeani (Riley, 1939)
 Satyrium oenone Leech, [1893]
 Satyrium phyllodendri (Elwes, [1882])
 Satyrium grandis (C. & R. Felder, 1862)
 Satyrium rubicundula (Leech, 1890)
 Satyrium yangi (Riley, 1939)
 Satyrium kuboi (Chou & Tong, 1994)
 Satyrium minshanicum Murayama, 1992
 Satyrium neoeximia Murayama, 1992
 Satyrium kongmingi Murayama, 1992
 Satyrium pseudopruni Murayama, 1992
 Satyrium volt (Sugiyama, 1993)
 Satyrium redae Bozano, 1993
 Satyrium formosana  (Matsumura, 1910)
 Satyrium tanakai  (Shirôzu, 1942)
 Satyrium austrina  (Murayama, 1943)
 Satyrium inouei  (Shirôzu, 1959)
 Satyrium watarii  (Matsumura, 1927)
 Satyrium esakii  (Shirôzu, 1941)
 Satyrium lais  (Leech, 1892) 
 Satyrium iyonis  (Oxta and Kusunoki, 1957)
 Satyrium siguniangshanicum  Murayama, 1992 
 Satyrium tamikoae  Koiwaya, 2002
 Scolitantides orion (Pallas, 1771)
 Shaanxiana takashimai Koiwaya, 1993
 Shijimia moorei (Leech, 1889)
 Shirozua jonasi (Janson, 1877)
 Shirozua melpomene (Leech, 1890)
 Sibataniozephyrus kuafui  Hsu & Lin, 1994 
 Sibataniozephyrus lijinae  Hsu, 1995
 Sinia lanty (Oberthür, 1886)
 Sinia divina (Fixsen, 1887)
 Sinia leechi  (Forster, 1940) 
 Sinocupido lokiangensis  Lee, 1963
 Sinthusa chandrana (Moore, 1882)
 Sinthusa menglaensis (Wang, 1997)
 Sinthusa rayata Riley, 1939
 Sinthusa zhejiangensis Yoshino, 1995
 Sinthusa nasaka (Horsfield, [1829])
 Sinthusa rayata Riley, 1939
 Spalgis epius (Westwood, 1852)
 Subsulanoides nagata Koiwaya, 1989 
 Surendra quercetorum (Moore, [1858])
 Surendra vivarna (Horsfield, [1829])
 Tajuria caerulea Nire, 1920
 Tajuria cippus (Fabricius, 1798)
 Tajuria diaeus (Hewitson, 1865)
 Tajuria gui Chou & Wang, 1994
 Tajuria illurgis (Hewitson, 1869)
 Tajuria luculentus (Leech, 1890)
 Tajuria maculata (Hewitson, 1865)
 Tajuria nanlingana  Wang & Fan, 2002 
 Taraka hamada (Druce, 1875) ,
 Taraka shiloi Tamai & Guo, 2001
 Tarucus theophrastus (Fabricius, 1793)
 Teratozephyrus arisanus (Wileman, 1909)
 Teratozephyrus zhejiangensis Chou & Tong, 1994
 Teratozephyrus hecale (Leech, 1894)
 Teratozephyrus tsukiyamahiroshii Fujioka, 1994 
 Teratozephyrus hinomaru Fujioka, 1994
 Teratozephyrus chibahieyukii Fujioka, 1994
 Teratozephyrus tsangkie (Oberthür, 1886) 
 Teratozephyrus nuwai  Koiwaya, 1996 
 Teratozephyrus florianii  Bozano, 1996 
 Thaduka multicaudata Moore, 1878
 Thecla betulae (Linnaeus, 1758)
 Thecla betulina Staudinger, 1887
 Thecla ohyai  Fujioka, 1994
 Thermozephyrus ataxus (Westwood, 1851)
 Ticherra acte (Moore, [1858])
 Tomares fedtschenkoi  Erschoff, 1874 
 Tongeia fischeri (Eversmann, 1843)
 Tongeia filicaudis (Pryer, 1877)
 Tongeia ion (Leech, 1891)
 Tongeia amplifascia Huang, 2001
 Tongeia pseudozuthus Huang, 2001
 Tongeia confusa Huang, 2003
 Tongeia zuthus (Leech, [1893])
 Tongeia menpae Huang, 1998
 Tongeia davidi (Poujade, 1884)
 Tongeia potanini (Alphéraky, 1889)
 Tongeia bella Huang, 2001
 Tongeia arcana (Leech, 1890)
 Tongeia hainani  (Bethune-Baker, 1914) 
 Udara dilectus (Moore, 1879)
 Udara albocaerulea (Moore, 1879)
 Una usta (Distant, 1886)
 Ussuriana michaelis (Oberthür, 1880)
 Ussuriana igarashii Wang & Owada, 2009
 Ussuriana takarana  (Araki & Hirayama, 1941) 
 Ussuriana fani  Koiwaya, 1993 
 Ussuriana takarana  (Araki & Hirayama, 1941)
 Ussuriana choui  Wang et Fan, 2000 
 Ussuriana plania  Wang et Ren, 1999 
 Ussuriana fani Koiwaya, 1993
 Ussuriana takarana (Araki & Hirayama, 1941)
 Wagimo signata (Butler, [1882])
 Wagimo sulgeri (Oberthür, 1908)
 Yamamotozephyrus kwangtungensis (Forster, 1942)
 Yasoda tripunctata (Hewitson, 1863)
 Yasoda androconifera Fruhstorfer, 1912
 Zeltus amasa (Hewitson, 1865)
 Zinaspa zana  de Nicéville, 1898 
 Zinaspa distorta  (de Nicéville, 1887) 
 Zinaspa todara  (Moore, [1884]) 
 Zinaspa youngi  Hsu & Johnson, 1998 
 Zinaspa isshiki  Koiwaya 1989
 Zizeeria knysna (Trimen, 1862)
 Zizeeria karsandra (Moore, 1865)
 Zizina otis (Fabricius, 1787)
 Zizula hylax (Fabricius, 1775)

Сонцевики (Nymphalidae) 

 Abrota ganga (Moore, 1857)
 Acraea issoria (Hübner, 1819)
 Acraea terpsicore  (Linnaeus, 1758) 
 Acropolis thalia (Leech, 1891)
 Aemona amathusia (Hewitson, 1867)
 Aemona lena Atkinson, 1871 Yunnan
 Aglais urticae (Linnaeus, 1758)
 Aglais io (Linnaeus, 1758)
 Aldania raddei (Bremer, 1861)
 Aldania ilos Fruhstorfer, 1909
 Aldania themis (Leech, 1890) China, Ussuri
 Aldania thisbe (Ménétriés, 1859)
 Aldania deliquata (Stichel, [1909])
 Aldania yunnana (Oberthür, 1906) Yunnan
 Aldania imitans (Oberthür, 1897) Yunnan
 Algia fasciata (C. & R. Felder, 1860)
 Amathuxidia morishitai Chou & Gu, 1994 Hainan
 Apatura iris (Linnaeus, 1758)
 Apatura ilia ([Schiffermüller], 1775)
 Apatura metis Freyer, 1829
 Apatura laverna Leech, 1893
 Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)
 Aphantopus maculosa (Leech, 1890)
 Aphantopus arvensis (Oberthür, 1876) West China
 Araschnia prorsoides (Blanchard, 1871) West China
 Araschnia levana (Linnaeus, 1758)
 Araschnia doris Leech, [1892] West China, Central China
 Araschnia dohertyi Moore, [1899] China, Yunnan
 Araschnia burejana (Bremer, 1861) Tibet, China, Amur
 Araschnia davidis Poujade, 1885 Tibet, West China, Central China
 Araschnia zhangi Chou, 1994 Jiangsu
 Araschnia oreas Leech, [1892] Tibet, West China
 Argestina phantasta Goltz, 1938 Yunnan
 Argestina pomena (Evans, 1915)
 Argestina inconstans (South, 1913) Tibet
 Argestina irma Evans, 1923 Tibet
 Argestina karta Riley, 1923Tibet
 Argestina nitida Riley, 1923 Tibet
 Argestina waltoni (Elwes, 1906) Tibet
 Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)
 Argynnis anadyomene C. & R. Felder, 1862
 Argynnis pandora ([Schiffermüller], 1775)
 Argynnis hyperbius (Linnaeus, 1763) China
 Argynnis laodice (Pallas, 1771)
 Argynnis kuniga (Chou & Tong, 1994) Zhejiang
 Argynnis ruslana Motschulsky, 1866
 Argynnis sagana Doubleday, [1847]
 Argynnis childreni Gray, 1831 West China, Central China
 Argynnis zenobia Leech, 1890
 Ariadne ariadne (Linnaeus, 1763)
 Ariadne merione (Cramer, [1777])
 Aulocera sybillina (Oberthür, 1890) West China, Tibet
 Aulocera brahminoides Moore, [1896] Tibet
 Aulocera magica (Oberthür, 1886) West China, Tibet
 Aulocera merlina (Oberthür, 1890) Sichuan, Yunnan
 Aulocera padma (Kollar, [1844]) West China
 Aulocera loha Doherty, 1886 Yunnan, Tibet
 Aulocera saraswati (Kollar, [1844])
 Aulocera swaha (Kollar, [1844])
 Athyma pravara Moore, [1858]
 Athyma jina Moore, [1858]
 Athyma perius (Linnaeus, 1758)
 Athyma asura Moore, [1858]
 Athyma ranga Moore, [1858]
 Athyma eupolia (Murayama & Shimonoya, 1963) Taiwan
 Athyma opalina (Kollar, [1844])
 Athyma selenophora (Kollar, [1844])
 Athyma zeroca Moore, 1872
 Athyma minensis Yoshino, 1997 Fujian
 Athyma nefte (Cramer, [1780])
 Athyma sulpitia (Cramer, [1779])
 Athyma fortuna Leech, 1889
 Athyma recurva Leech, 1893 West China, Tibet
 Athyma disjuncta Leech, 1890 West China, Central China
 Athyma orientalis Elwes, 1888 Tibet
 Athyma punctata Leech, 1890
 Auzakia danava (Moore, [1858])
 Bassarona durga  (Moore, 1858)
 Bassarona iva  (Moore, [1858]) 
 Bhagadatta austenia (Moore, 1872)
 Boeberia parmenio (Böber, 1809) Northeast China, Amur
 Boloria napaea Hoffmannsegg, 1804
 Boloria pales ([Schiffermüller], 1775)
 Boloria sipora (Moore, [1875])
 Boloria aquilonaris (Stichel, 1908)
 Boloria napaea Hoffmannsegg, 1804
 Brenthis ino (Rottemburg, 1775)
 Brenthis hecate ([Schiffermüller], 1775)
 Brenthis daphne (Bergsträsser, 1780)
 Calinaga lhatso Oberthür, 1893
 Calinaga buddha Moore, 1857
 Calinaga buphonas Oberthür, 1920 Yunnan
 Calinaga genestieri Oberthür, 1922 Yunnan
 Calinaga cercyon de Nicéville China
 Calinaga davidis Oberthür West China, Tibet
 Calinaga sudassana Melvill, 1893
 Calinaga funebris Oberthür, 1919
 Calinaga aborica  Tytler, 1915 
 Callarge sagitta (Leech, 1890) Yunnan
 Callarge occidentalis Leech, 1890
 Callerebia baileyi South, 1913 Tibet
 Callerebia polyphemus (Oberthür, 1877)
 Callerebia suroia Tytler, 1914 Yunnan, Sichuan
 Callerebia tsirava (Evans, 1915) Tibet
 Callerebia ulfi Huang, 2003 Yunnan
 Callerebia hybrida Butler, 1880 
 Cethosia biblis (Drury, [1773])
 Cethosia cyane (Drury, [1773])
 Chalinga elwesi (Oberthür, 1884) West China, Tibet
 Chalinga pratti (Leech, 1890)
 Charaxes bernardus (Fabricius, 1793)
 Charaxes kahruba (Moore, [1895]) Yunnan
 Charaxes marmax Westwood, 1847
 Charaxes aristogiton C. & R. Felder, [1867]
 Chazara briseis (Linnaeus, 1764) Northwest China
 Chazara heydenreichi (Lederer, 1853) Northwest China, Tian-Shan
 Chazara enervata (Alphéraky, 1882) Tian-Shan
 Chazara kaufmanni (Erschoff, 1874)
 Chazara staudingeri (Bang-Haas, 1882)
 Chazara persephone (Hübner, [1805])
 Chersonesia risa (Doubleday, [1848])
 Chitoria sordida (Moore, [1866]) Southwest China
 Chitoria modesta (Oberthür, 1906) Yunnan
 Chitoria naga (Tytler, 1915) Yunnan
 Chitoria ulupi (Doherty, 1889)
 Chitoria chrysolora (Fruhstorfer, 1908)
 Chitoria fasciola (Leech, 1890) West China, Central China
 Chitoria subcaerulea  (Leech, 1891)  China (Omei-Shan)
 Chitoria pallas  (Leech, 1890)
 Chitoria leei  Lang，2009 Hubei Province, Mt. Shennongjia
 Chonala praeusta (Leech, 1890) West China, Central China
 Chonala episcopalis (Oberthür, 1885) West China, Yunnan
 Chonala masoni (Elwes, 1882)
 Chonala houae  Lang, Li & Deng, 2017 China, Chongqing, Nanchuan
 Chonala huertasae  Lang & Bozano, 2016 Yunnan, Gongshan
 Chonala irene  Bozano & Della Bruna, 2006 China, Central Sichuan
 Chonala laurae  Bozano, 1999 Chinan, Shaanxi
 Chonala miyatai  (Koiwaya, 1996) Sichuan, China.
 Chonala satoshii  Tamai & Aoki, 2007 Sichuan, China.
 Chonala yunnana  (Li, 1994) Yunnan, Zhongdian
 Cirrochroa tyche C. & R. Felder, 1861
 Clossiana selene ([Schiffermüller], 1775)
 Clossiana perryi (Butler, 1882) Amur, Ussuri
 Clossiana erubescens (Staudinger, 1901)
 Clossiana selenis (Eversmann, 1837)
 Clossiana angarensis (Erschoff, 1870)
 Clossiana freija (Thunberg, 1791)
 Clossiana thore (Hübner, [1803-1804])
 Clossiana dia (Linnaeus, 1767)
 Clossiana gong (Oberthür, 1884) West China, Tibet
 Clossiana titania (Esper, 1794)
 Clossiana euphrosyne (Linnaeus, 1758)
 Clossiana tritonia (Böber, 1812)
 Clossiana iphigenia (Graeser, 1888)
 Coelites nothis Westwood, [1850]
 Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)
 Coenonympha tullia (Müller, 1764)
 Coenonympha hero (Linnaeus, 1761)
 Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788)
 Coenonympha mahometana Alphéraky, 1881 Tian Shan
 Coenonympha oedippus (Fabricius, 1787)
 Coenonympha nolckeni Erschoff, 1874 Tian Shan
 Coenonympha amaryllis (Stoll, [1782]) China, Amur, Ussuri
 Coenonympha xinjiangensis Chou & Huang, 1994 Xinjiang
 Coenonympha tydeus Leech, [1892] Tibet
 Coenonympha sinica Alphéraky, 1888 China
 Coenonympha semenovi Alphéraky, 1887 West China, Tibet
 Coenonympha tyderes Leech
 Coenonympha sunbecca Eversmann, 1843
 Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761)
 Cupha erymanthis (Drury, [1773])
 Cyrestis thyodamas Boisduval, 1846 West China
 Cyrestis themire Honrath, [1884]
 Cyrestis cocles (Fabricius, 1787)
 Cyrestis nivea (Zinken, 1831)
 Danaus genutia (Cramer, [1779])
 Danaus chrysippus (Linnaeus, 1758)
 Danaus melanippus Cramer, 1777
 Danaus plexippus (Linnaeus, 1758)
 Davidina armandi Oberthür, 1879 Northeast China, Shansi
 Davidina alticola Röber, [1907] Central China, Shensi
 Dichorragia nesimachus (Doyère, [1840])
 Dilipa fenestra (Leech, 1891) East China
 Dilipa morgiana (Westwood, [1850])
 Discophora sondaica Boisduval, 1836
 Discophora timora Westwood, [1850]
 Doleschallia bisaltide (Cramer, [1777])
 Dophla evelina (Stoll, [1790])
 Elymnias nesaea (Linnaeus, 1764)
 Elymnias hypermnestra (Linnaeus, 1763)
 Elymnias vasudeva  Moore, 1857 
 Elymnias malelas (Hewitson, 1863)
 Enispe lunatus Leech, 1891 West China
 Enispe cycnus  Westwood，1851 
 Enispe euthymius  Doubleday，1845 
 Erebia ligea (Linnaeus, 1758)
 Erebia ajanensis Ménétriés, 1857 North China
 Erebia aethiops (Esper, 1777)
 Erebia neriene (Böber, 1809)
 Erebia alcmena Grum-Grshimailo, 1891 West China, Tibet
 Erebia embla (Thunberg, 1791)
 Erebia cyclopius (Eversmann, 1844)
 Erebia wanga Bremer, 1864 Amur
 Erebia edda Ménétriés, 1851 Ussuri
 Erebia turanica Erschoff, [1877 Tian Shan
 Erebia radians Staudinger, 1886 Tian Shan
 Erebia sokolovi Lukhtanov, 1990Tian Shan
 Erebia kalmuka Alphéraky, 1881 Tian Shan
 Erebia sibo Alphéraky, 1881 Tian Shan
 Erebia meta Staudinger, 1886
 Erebia discoidalis Kirby, 1837
 Erebia atramentaria Bang-Haas, 1927 China
 Erebia alini (Bang-Haas, 1937) Manchuria
 Erebia theano (Tauscher, 1806)
 Ethope henrici (Holland, 1887) Hainan
 Ethope noirei Janet, 1896 West China
 Eulaceura osteria (Westwood, 1850)
 Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758)
 Euphydryas ichnea (Boisduval, [1833])
 Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)
 Euphydryas asiatica (Staudinger, 1881)
 Euphydryas sibirica (Staudinger, 1871)
 Euphydryas iduna (Dalman, 1816) 
 Euploea mulciber (Cramer, [1777])
 Euploea phaenareta (Schaller, 1785)
 Euploea midamus (Linnaeus, 1758)
 Euploea eunice (Godart, 1819)
 Euploea klugii Moore, [1858]
 Euploea radamanthus (Fabricius, 1793)
 Euploea leucostictos (Gmelin, [1790]) Formosa
 Euploea tulliolus (Fabricius, 1793)
 Euploea algea (Godart, 1819)
 Euploea core (Cramer, [1780])
 Euploea modesta Butler, 1866
 Euploea camaralzeman Butler, 1866
 Euploea sylvester (Fabricius, 1793)
 Euripus nyctelius (Doubleday, 1845)
 Euthalia monina (Fabricius, 1787)
 Euthalia eriphylae de Nicéville, 1891
 Euthalia phemius (Doubleday, [1848])
 Euthalia aconthea (Cramer, [1777])
 Euthalia anosia (Moore, [1858])
 Euthalia lubentina (Cramer, [1777])
 Euthalia confucius (Westwood, 1850) West China, Tibet
 Euthalia franciae (Gray, 1846)
 Euthalia irrubescens Grose-Smith, 1893 West China, Taiwan
 Euthalia purchella Lee, 1979 Yunnan, Southeast Tibet
 Euthalia kardama (Moore, 1859) West China, Central China
 Euthalia khama Alphéraky, 1895
 Euthalia kosempona Fruhstorfer, 1908 Taiwan
 Euthalia malapana Shirôzu & Chung, 1958 Formosa
 Euthalia nara (Moore, 1859)
 Euthalia omeia Leech, 1891 West China
 Euthalia bunzoi Sugiyama, 1996
 Euthalia patala (Kollar, [1844])
 Euthalia guangdongensis Wu, 1994 Guangdong
 Euthalia perlella Chou & Wang, 1994 Sichuan
 Euthalia pratti Leech, 1891
 Euthalia sahadeva (Moore, 1859)
 Euthalia strephon Grose-Smith, 1893
 Euthalia yasuyukii Yoshino, 1998 Guanxi
 Euthalia telchinia (Ménétriés, 1857 Yunnan
 Euthalia duda Staudinger, 1886 China, Tibet
 Euthalia undosa Fruhstorfer, 1906 West China
 Euthalia thibetana (Poujade, 1885)
 Euthalia kameii Koiwava, 1996 Shaanxi
 Euthalia aristides Oberthür, 1907 Sichuan
 Euthalia formosana Fruhstorfer, 1908 Formosa
 Euthalia tsangpoi Huang, 1999 Tibet
 Euthalia alpherakyi Oberthür, 1907
 Euthalia staudingeri Leech, 1891
 Euthalia heweni Huang, 2002 Yunnan
 Euthalia mingyiae Huang, 2002 Yunnan
 Euthalia hebe Leech, 1891
 Euthalia pacifica Mell, 1934
 Euthalia pulchella (Lee, 1979) Tibet
 Euthalia pyrrha Leech, [1892]
 Euthalia linpingensis Mell, 1935 Guangdong, Guizhou
 Euthalia koharai Yokochi, 2005 Yunnan, Guangxi
 Euthalia niepelti  Strand, 1916 
 Euthalia alpheda (Godart, [1824])
 Euthalia masumi  Yokochi, 2009 Guangxi, Dayao-shan
 Euthalia hoa  Monastyrskii, 2005
 Euthalia apex  Tsukada, 1991 
 Fabriciana niobe (Linnaeus, 1758)
 Fabriciana adippe ([Schiffermüller], 1775)
 Fabriciana coreana (Butler, 1882)
 Fabriciana xipe (Grum-Grshimailo, 1891)
 Fabriciana nerippe (C. & R. Felder, 1862)
 Faunis aerope (Leech, 1890)
 Faunis canens Hübner, [1826]
 Faunis eumeus (Drury, [1773])
 Helcyra hemina  Hewitson, 1864 
 Helcyra superba Leech, 1890
 Helcyra plesseni (Fruhstorfer, 1913) Taiwan
 Helcyra subalba (Poujade, 1885) West China, Central China
 Herona marathus Doubleday, [1848]
 Hestina nama (Doubleday, 1844)
 Hestina assimilis (Linnaeus, 1758)
 Hestina mena Moore, 1858 West China
 Hestina persimilis (Westwood, [1850])
 Hestina nicevillei (Moore, [1895])
 Hestina namoides de Nicéville, 1900 South China, Tibet
 Hipparchia autonoe (Esper, 1783) Northwest China. Tibet
 Hipparchia parisatis (Kollar, [1849])
 Hypolimnas misippus (Linnaeus, 1764)
 Hypolimnas bolina (Linnaeus, 1758)
 Hypolimnas anomala (Wallace, 1869)
 Hyponephele lycaon (Kühn, 1774) China
 Hyponephele pasimelas (Staudinger, 1886) Northeast China
 Hyponephele przhewalskyi Dubatolov, Sergeev & Zhdanko, 1994 Tian-Shan
 Hyponephele korshunovi Lukhtanov, 1994 Tian-Shan
 Hyponephele murzini Dubatolov, 1989 Tian-Shan
 Hyponephele hilaris (Staudinger, 1886)
 Hyponephele glasunovi (Grum-Grshimailo, 1893) Tian-Shan
 Hyponephele naubidensis (Erschoff, 1874) Tian-Shan
 Hyponephele germana (Staudinger, 1887) Tian-Shan
 Hyponephele rueckbeili (Staudinger, 1887) Tian-Shan
 Hyponephele interposita (Erschoff, 1874)
 Hyponephele laeta (Staudinger, 1886) Tian-Shan
 Hyponephele kirghisa (Alphéraky, 1881) Tian-Shan
 Hyponephele sheljuzhkoi Samodurov & Tschikolovez, 1996 Tian-Shan
 Hyponephele davendra (Moore, 1865)
 Hyponephele lupina (Costa, 1836)
 Hyponephele dysdora (Lederer, 1869)
 Idea leuconoe Erichson, 1834
 Ideopsis similis (Linnaeus,1758)
 Ideopsis vulgaris (Butler,1874)
 Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)
 Issoria gemmata (Butler, 1881)Tibet
 Issoria baileyi (Huang, 1998) Southeast Tibet
 Issoria eugenia (Eversmann, 1847)
 Issoria altissima (Elwes, 1882) South Tibet
 Junonia orithya (Linnaeus, 1758
 Junonia hierta (Fabricius, 1798) West China, South China
 Junonia iphita (Cramer, [1779]) West China, South China
 Junonia almana (Linnaeus, 1758)
 Junonia lemonias (Linnaeus, 1758)
 Junonia atlites (Linnaeus, 1763)
 Kallima inachus (Boisduval, 1846)
 Kallima knyvetti  Nicéville, 1886 
 Karanasa talastauana Bang-Haas, 1927
 Karanasa wilkinsi (Erschoff, 1884)
 Karanasa leechi (Grum-Grshimailo, 1890)
 Karanasa latifasciata (Grum-Grshimailo, 1902) Tian-Shan
 Karanasa regeli (Alphéraky, 1881)
 Karanasa tancrei (Grum-Grshimailo, 1893) Tian-Shan
 Karanasa pungeleri (A. Bang-Haas, 1910) Tian-Shan
 Karanasa abramovi (Erschoff, 1884)
 Karanasa goergneri Eckweiler, 1990 Gansu
 Kirinia epimenides (Ménétriés, 1859) East China, Amur, Ussuri
 Kirinia epaminondas (Staudinger, 1887) East China, Amur
 Kirinia eversmanni (Eversmann, 1847)
 Lasiommata maera (Linnaeus, 1758)
 Lasiommata majuscula (Leech, [1892]) West China
 Lasiommata minuscula (Oberthür, 1923) West China
 Lasiommata kasumi Yoshino, 1995 Shaanxi
 Lasiommata petropolitana (Fabricius, 1787) Northeast China
 Lasiommata hefengana Chou & Zhang, 1994 Xinjiang
 Lasippa heliodore  (Fabricius, 1787)
 Lasippa viraja  (Moore, 1872)
 Lelecella limenitoides (Oberthür, 1890)
 Lethe europa (Fabricius, 1775)
 Lethe rohria (Fabricius, 1787)
 Lethe confusa Aurivillius, 1897
 Lethe mekara (Moore, [1858]) China
 Lethe chandica (Moore, [1858])
 Lethe insana (Kollar, [1844])
 Lethe kouleikouzana Yoshino, 2008 Yunnan (Gaolingonshan Mountains)
 Lethe serbonis (Hewitson, 1876) West China
 Lethe scanda (Moore, 1857) West China
 Lethe vindhya (C. & R. Felder, 1859)
 Lethe kansa (Moore, 1857)
 Lethe sinorix (Hewitson, 1863)
 Lethe latiaris (Hewitson, 1862)
 Lethe verma (Kollar, [1844])
 Lethe siderea Marshall, 1881 West China
 Lethe nicetella de Nicéville, 1887 Tibet
 Lethe maitrya de Nicéville, 1881
 Lethe jalaurida (de Nicéville, 1881)
 Lethe bitaensis Yoshino, 1999 Yunnan, Tibet
 Lethe violaceopicta (Poujade, 1884) West China (Sichuan, Guizhou)
 Lethe gemina Leech, 1891 West China
 Lethe armandina (Oberthür, 1881) West China
 Lethe albolineata (Poujade, 1884) Yangtze
 Lethe andersoni (Atkinson, 1871) West China
 Lethe argentata (Leech, 1891) West China
 Lethe ocellata (Poujade, 1885) Sichuan, Tibet
 Lethe nigrifascia Leech, 1890 Hubei, Hunan, Henan, Shaanxi, Gansu, Sichuan
 Lethe baoshana (Huang, Wu & Yuan, 2003) Yunnan
 Lethe zhangi (Huang, Wu & Yuan, 2003) Sichuan
 Lethe baileyi South, 1913 Yunnan, Tibet
 Lethe neofasciata Lee, 1985 Yunnan
 Lethe wui Huang, 1999 Tibet
 Lethe lisuae (Huang, 2002) Yunnan
 Lethe uemurai (Sugiyama, 1994)
 Lethe bipupilla Chou & Zhao, 1994 Sichuan
 Lethe butleri Leech, 1889
 Lethe camilla Leech, 1891 West China
 Lethe christophi Leech, 1891 Central China, West China
 Lethe clarissa Murayama, 1982 West China, Szechwan
 Lethe cybele Leech, 1894 West China, Tibet
 Lethe cyrene Leech, 1890 West China
 Lethe diana (Butler, 1866) East China, Ussuri
 Lethe dura (Marshall, 1882)
 Lethe gracilis (Oberthür, 1886) Tibet
 Lethe hecate Leech, 1891 West China
 Lethe helena Leech, 1891 West China
 Lethe helle (Leech, 1891) West China
 Lethe guansia Sugiyama, 1999 Guangxi, Guangdong
 Lethe labyrinthea Leech, 1890 West China
 Lethe lanaris Butler, 1877 West China
 Lethe laodamia Leech, 1891 West China
 Lethe luteofasciata (Poujade, 1884) China
 Lethe manzorum (Poujade, 1884) West China
 Lethe marginalis Motschulsky, 1860 East China
 Lethe monilifera Oberthür, 1923 West China
 Lethe oculatissima (Poujade, 1885) West China
 Lethe privigna Leech, [1892] West China
 Lethe procne (Leech, 1891) Yunnan, Sichuan
 Lethe proxima Leech, [1892] West China
 Lethe satyrina Butler, 1871 West China, Tibet
 Lethe sicelides Grose-Smith, 1893 West China
 Lethe sicelis (Hewitson, 1862) China
 Lethe syrcis (Hewitson, 1863)
 Lethe titania Leech, 1891 West China
 Lethe trimacula Leech, 1890 West China
 Lethe umedai Koiwaya, 1998 Sichuan
 Lethe liae Huang, 2002 Yunnan
 Lethe yantra Fruhstorfer, 1914
 Lethe yunnana D'Abrera
 Lethe sura (Doubleday, 1848)
 Lethe moelleri Elwes 1887
 Lethe vindhya (Felder and Felder, 1859)
 Lethe baladeva (Moore, 1865)
 Lethe mataja Fruhstorfer 1908
 Lethe sidonis (Hewitson, 1863)
 Lethe lanaris Butler 1877
 Lethe laodamia Leech 1891
 Lethe cyrene Leech 1890
 Lethe visrava (Moore, [1866])
 Lethe niitakana  (Matsumura, 1906)  Taiwan
 Lethe goalpara  Moore, 1865 
 Lethe bhairava  Moore, 1857 
 Lethe gregoryi  Watkins, 1927 
 Lethe shirozui  (Sugiyama, 1997)
 Lethe kanjupkula  Tytler, 1914 
 Lethe tingeda  Q. Zhai & Y.L. Zhang, 2011 China, Guangxi Province
 Lethe hayashii  Koiwaya, 1993
 Lexias cyanipardus (Butler, [1869])
 Lexias albopunctata (Crowley, 1895)
 Lexias pardalis (Moore, 1878)
 Lexias dirtea (Fabricius, 1793)n
 Lexias acutipenna Chou & Li, 1994 Guangxi
 Libythea celtis (Laicharting, [1782])
 Libythea myrrha Godart, 1819
 Libythea geoffroy Godart, [1824]
 Limenitis populi (Linnaeus, 1758)
 Limenitis albomaculata Leech, 1891 West China
 Limenitis dubernardi Oberthür, 1903 West China
 Limenitis ciocolatina Poujade, 1885 West China, Tibet
 Limenitis camilla (Linnaeus, 1764) China
 Limenitis sydyi Lederer, 1853
 Limenitis cleophas Oberthür, 1893 West China, Tibet
 Limenitis moltrechti Kardakov, 1928 Northeast China, Amur, Ussuri
 Limenitis amphyssa Ménétriés, 1859
 Limenitis doerriesi Staudinger, 1892
 Limenitis helmanni Lederer, 1853
 Limenitis homeyeri Tancré, 1881
 Limenitis misuji Sugiyama, 1994
 Limenitis rileyi Tytler, 1940
 Limenitis tamaii  Koiwaya, 2007  Sichuan, Baoxing.
 Litinga cottini (Oberthür, 1884)
 Litinga mimica (Poujade, 1885)
 Lopinga achine (Scopoli, 1763)
 Lopinga deidamia (Eversmann, 1851)
 Lopinga dumetorum (Oberthür, 1886) West China, Tibet
 Lopinga nemorum (Oberthür, 1890) West China, Tibet
 Lopinga eckweileri  Görgner, 1990  China, Sichuan, Nanping
 Lopinga fulvescens (Alphéraky, 1889) China
 Lopinga gerdae Nordström, 1934 China
 Lopinga lehmanni (Forster, 1980) China
 Loxerebia loczyi (Frivaldsky, 1885) Suchow
 Loxerebia bocki (Oberthür, 1893) Szechuan
 Loxerebia carola (Oberthür, 1893) Szechuan
 Loxerebia innupta (South, 1913) Tibet
 Loxerebia martyr Watkins, 1927 Szechuan
 Loxerebia megalops (Alphéraky, 1895) Tibet
 Loxerebia sylvicola (Oberthür, 1886) Szechuan
 Loxerebia pratorum (Oberthür, 1886) China, Tibet
 Loxerebia albipuncta (Leech, 1890)
 Loxerebia saxicola (Oberthür, 1876) Inner Mongolia, Gansu, Hebei, Beijing
 Loxerebia pieli Huang & Wu, 2003 Jiangxi
 Loxerebia yphthimoides (Oberthür, 1891) Yunnan
 Loxerebia phyllis (Leech, 1891) China, Tibet
 Loxerebia delavayi (Oberthür, 1891) Yunnan
 Loxerebia ruricola (Leech, 1890)
 Loxerebia seitzi (Goltz, 1939) Yunnan
 Loxerebia rurigena (Leech, 1890) China, Tibet
 Loxerebia yukikoae
 Mandarinia regalis Leech, [1892]
 Mandarinia uemurai  Sugiyama, 1993 
 Melanargia russiae (Esper, 1783) Tian Shan
 Melanargia leda Leech, 1891 West China, Tibet
 Melanargia halimede (Ménétriés, 1859) Northeast China
 Melanargia lugens Honrath, 1888 Central China
 Melanargia meridionalis C. & R. Felder, 1862 North China, West China
 Melanargia epimede Staudinger, 1892 Northeast China
 Melanargia ganymedes Rühl, 1895 Tibet
 Melanargia asiatica (Oberthür & Houlbert, 1922) China
 Melanargia montana Leech, 1890 Yangtze
 Melanitis leda (Linnaeus, 1758)
 Melanitis phedima (Cramer, [1780]) China
 Melanitis zitenius (Herbst, 1796) China
 Melitaea didyma (Esper, 1778) Northwest China
 Melitaea persea Kollar, [1850] Tian Shan
 Melitaea didymoides Eversmann, 1847
 Melitaea ala Staudinger, 1881
 Melitaea latonigena  Eversmann, 1847 
 Melitaea fergana  Staudinger, 1882 
 Melitaea asteroidea  Staudinger, 1881 
 Melitaea sibina  Alphéraky, 1881 
 Melitaea sutschana Staudinger, 1892
 Melitaea lunulata Staudinger, 1901 Tian Shan
 Melitaea infernalis Grum-Grshimailo, 1891 Tian Shan
 Melitaea yuenty Oberthür, 1886 West China
 Melitaea arduinna (Esper, 1783)
 Melitaea agar Oberthür, 1886 Tibet
 Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758)
 Melitaea arcesia Bremer, 1861 North China, Central China
 Melitaea sindura Moore, 1865 Tibet
 Melitaea amoenula C. & R. Felder, [1867] Tibet
 Melitaea jezabel Oberthür, 1886 Tibet
 Melitaea bellona Leech, [1892] West China
 Melitaea diamina (Lang, 1789) Northeast China
 Melitaea protomedia Ménétriés, 1859 Central China, East China
 Melitaea minerva Staudinger, 1881 Tian Shan
 Melitaea pallas Staudinger, 1886 Tian Shan
 Melitaea rebeli  Wnukowsky, 1929 
 Melitaea solona Alphéraky, 1881 Tian Shan
 Melitaea sultanensis Staudinger, 1886 Tian Shan
 Melitaea phoebe (Goeze, [1779])
 Melitaea scotosia Butler, 1878 Northeast China
 Melitaea romanovi Grum-Grshimailo, 1891
 Melitaea athalia (Rottemburg, 1775)
 Melitaea ambigua Ménétriés, 1859
 Melitaea aurelia Nickerl, 1850
 Melitaea britomartis Assmann, 1847
 Melitaea plotina Bremer, 1861
 Mimathyma schrenckii (Ménétriés, 1859) Northeast China
 Mimathyma nycteis (Ménétriés, 1858) Northeast China, Amur
 Mimathyma chevana (Moore, [1866])
 Mimathyma ambica (Kollar, [1844])
 Minois dryas (Scopoli, 1763)
 Minois paupera (Alphéraky, 1888) West China, Tibet
 Minois aurata (Oberthür, 1909) West China
 Minois nagasawae (Matsumura)
 Moduza procris (Cramer, [1777])
 Mycalesis francisca (Stoll, [1780])
 Mycalesis gotama Moore, 1857 China
 Mycalesis perseus (Fabricius, 1775)
 Mycalesis mineus (Linnaeus, 1758) China
 Mycalesis perseoides (Moore, [1892]) Yunnan
 Mycalesis intermedia (Moore, [1892]) Yunnan
 Mycalesis suaveolens Wood-Mason & de Nicéville, 1883
 Mycalesis misenus de Nicéville, 1889 West China
 Mycalesis mamerta (Stoll, [1780])
 Mycalesis malsara Moore, 1857 Yunnan
 Mycalesis anaxias (W. H. Evans, 1920)
 Mycalesis unica Leech, [1892]
 Mycalesis lepcha (Moore, 1880)
 Mycalesis panthaka Fruhstorfer, 1909
 Mycalesis sangaica Butler, 1877
 Neope armandii (Oberthür, 1876)
 Neope pulaha (Moore, [1858])
 Neope ramosa Leech, 1890 Sichuan, Hubei, Zhejiang, Henan, Fujian
 Neope pulahoides (Moore, [1892])
 Neope simulans Leech, 1891 Tibet, Yunnan
 Neope dejeani Oberthür, 1894 China, Tibet
 Neope christi Oberthür, 1886 West China
 Neope bremeri (C. & R. Felder, 1862) West China
 Neope goschkevitschii (Ménétriés, 1857)
 Neope oberthueri Leech, 1891 West China, Yunnan
 Neope agrestis (Oberthür, 1876) West China
 Neope muirheadii (C. & R. Felder, 1862) West China, Central China
 Neope pulahina (Evans, 1923) Tibet
 Neope serica (Leech, 1892) West China
 Neope bhadra (Moore, 1857) Guangxi
 Neope lacticolora (Fruhstorfer, 1908)
 Neope christi Oberthur 1886
 Neope yama (Moore, [1858])
 Neope shirozui  Koiwaya, 1989
 Neope contrasta
 Neope chayuensis Huang,2002 
 Neorina patria (Leech, 1891)
 Neorina hilda  Westwood, [1850] 
 Neorina neosinica  Lee, 1985 
 Neptis harita Moore, [1875]
 Neptis miah Moore, 1857
 Neptis noyala Oberthür, 1906
 Neptis sangangi Huang, 2001
 Neptis sappho (Pallas, 1771)
 Neptis hylas (Linnaeus, 1758)
 Neptis clinia Moore, 1872
 Neptis nata Moore, [1858]
 Neptis capnodes Fruhstorfer, 1908
 Neptis choui Yuan & Wang, 1994 Shaanxi
 Neptis soma Moore, 1858
 Neptis mahendra Moore, 1872
 Neptis leucoporos Fruhstorfer, 1908
 Neptis clinioides de Nicéville, 1894
 Neptis sankara (Kollar, [1844])
 Neptis philyra Ménétriés, 1859
 Neptis zaida Doubleday, [1848]
 Neptis radha Moore, 1857
 Neptis narayana Moore, 1858
 Neptis ananta Moore, 1858
 Neptis nashona Swinhoe, 1896
 Neptis nycteus de Nicéville, 1890 Tibet
 Neptis manasa Moore, [1858]
 Neptis philyroides Staudinger, 1887
 Neptis nemorum Oberthür, 1906
 Neptis rivularis (Scopoli, 1763)
 Neptis hesione Leech, 1890
 Neptis pryeri Butler, 1871
 Neptis andetria Fruhstorfer, 1913
 Neptis namba Tytler, 1915
 Neptis pseudonamba Huang, 2001 Tibet
 Neptis theodora Oberthür, 1906
 Neptis cartica Moore, 1872
 Neptis sinocartica Chou & Wang, 1994 Guangxi
 Neptis armandia (Oberthür, 1876)
 Neptis cydippe Leech, 1890
 Neptis thestias Leech, [1892] West China
 Neptis speyeri Staudinger, 1887
 Neptis sylvana Oberthür, 1906 Yunnan
 Neptis antilope Leech, 1890 Central China, West China, South China
 Neptis meloria Oberthür, 1906 Central China, West China
 Neptis guia Chou & Wang, 1994 Guangxi, Hainan
 Neptis arachne Leech, 1890
 Neptis thetis Leech, 1890
 Neptis nemorosa Oberthür, 1906
 Neptis alwina Bremer & Grey, [1852]
 Neptis dejeani Oberthür, 1894 West China Southwest China
 Neptis beroe Leech, 1890 Central China, West China
 Neptis divisa Oberthür, 1908 Yunnan
 Neptis qianweiguoi Huang, 2002 Yunnan
 Neptis lixinghei Huang, 2002
 Neptis yerburii  Butler, 1886 
 Neptis reducta  Fruhstorfer, 1908 
 Neptis taiwana  Fruhstorfer, 1908 
 Neptis kuangtungensis  Mell, 1923 
 Ninguta schrenckii (Ménétriés, 1859)
 Nosea hainanensis Koiwaya, 1993
 Nymphalis xanthomelas (Esper, 1781) China
 Nymphalis urticae (Linnaeus, 1758)
 Nymphalis caschmirensis (Kollar, [1844])
 Nymphalis ladakensis (Moore, 1878) Tibet
 Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758)
 Nymphalis io (Linnaeus, 1758)
 Nymphalis c-aureum (Linnaeus, 1758)
 Nymphalis egea (Cramer, [1775])
 Nymphalis gigantea (Leech, 1890) Central China, Tibet
 Nymphalis c-album (Linnaeus, 1758)
 Nymphalis interposita (Staudinger, 1881)
 Nymphalis canace (Linnaeus, 1763)
 Nymphalis extensa gongga S.Y. Lang, 2010  Sichuan
 Oeneis magna Graeser, 1888 North China
 Oeneis hora Grum-Grshimailo, 1888 Tian Shan
 Oeneis sculda (Eversmann, 1851)
 Oeneis nanna (Ménétriés, 1859)
 Oeneis jutta  (Hübner, [1806-1806]) 
 Oeneis urda (Eversmann, 1847)
 Oeneis mongolica (Oberthür, 1876)
 Oeneis tarpeia (Pallas, 1771)
 Oeneis buddha Grum-Grshimailo, 1891
 Oeneis norna  Thunberg (1791)
 Orinoma alba Chou & Li, 1994 Yunnan
 Orinoma damaris Gray, 1846
 Orsotriaena medus (Fabricius, 1775)
 Palaeonympha opalina Butler, 1871
 Pantoporia assamica (Moore, 1881) South Yunnan
 Pantoporia aurelia  (Staudinger, 1886) 
 Pantoporia bieti (Oberthür, 1894)
 Pantoporia dindinga  (Butler, 1879) 
 Pantoporia hordonia (Stoll, [1790])
 Pantoporia sandaka (Butler, 1892)
 Pantoporia paraka (Butler, 1879)
 Paralasa jordana (Staudinger, 1882)
 Paralasa kusnezovi (Avinoff, 1910) Tian-Shan
 Paralasa styx (Bang-Haas, 1927) Tian-Shan
 Paralasa herse (Grum-Grshimailo, 1891) West China, Tibet
 Paralasa discalis South Tibet
 Paralasa batanga Goltz, 1939 Yunnan
 Parantica aglea (Stoll, [1782])
 Parantica sita (Kollar, [1844]) China, Tibet
 Parantica pedonga Fujioka, 1970 Tibet
 Parantica melaneus (Cramer, [1775])
 Parasarpa dudu (Doubleday, [1848])
 Parasarpa albomaculata (Leech, 1891) West China, Tibet
 Parasarpa albidior (Hall, 1930) Yunnan
 Parasarpa houlberti (Oberthür, 1913) Yunnan
 Parasarpa zayla (Doubleday, [1848]) Yunnan
 Paroeneis pumilus (C. & R. Felder, [1867]) Tibet
 Paroeneis bicolor (Seitz, [1909]) Tibet
 Paroeneis sikkimensis (Staudinger, 1889) Tibet
 Paroeneis palaearcticus (Staudinger, 1889)
 Paroeneis grandis  Riley, 1923  Tibet
 Paroeneis parapumilus  Huang, 2001 
 Parthenos sylvia (Cramer, [1776])
 Patsuia sinensium (Oberthür, 1876)
 Penthema adelma (C. & R. Felder, 1862)
 Penthema darlisa Moore, 1878
 Penthema formosanum Rothschild, 1898
 Penthema lisarda (Doubleday, 1845)
 Phaedyma aspasia (Leech, 1890)
 Phaedyma chinga Eliot, 1969
 Phaedyma columella (Cramer, [1780])
 Phalanta phalantha (Drury, [1773])
 Polyura arja (C. Felder & R. Felder) 1867
 Polyura athamas (Drury) 1773>
 Polyura dolon (Westwood, 1847)
 Polyura eudamippus (Doubleday, 1843)
 Polyura nepenthes (Grose-Smith, 1883)
 Polyura posidonius (Leech, 1891)
 Polyura narcaeus (Hewitson, 1854)
 Polyura schreiber (Godart, [1824])
 Proclossiana eunomia (Esper, 1800)
 Prothoe franck (Godart, [1824])
 Pseudergolis wedah (Kollar, 1848)
 Pseudochazara hippolyte (Esper, 1783)
 Pseudochazara baldiva (Moore, 1865) Tibet
 Ragadia crisilda Hewitson, 1862
 Rhaphicera dumicola (Oberthür, 1876) West China
 Rhaphicera moorei (Butler, 1867) West China, Tibet
 Rhaphicera satricus Doubleday, 1849
 Rohana parisatis (Westwood, 1850)
 Rohana nakula (Moore, [1858])
 Rohana parvata  (Moore, 1857)
 Sasakia charonda (Hewitson, 1863)
 Sasakia funebris (Leech, 1891)
 Sasakia pulcherrima Chou & Li
 Satyrus ferula Fabricius, 1793
 Sephisa dichroa (Kollar, [1844]) Southeast China
 Sephisa princeps (Fixsen, 1887) Northeast China, Amur
 Sephisa chandra (Moore, [1858])
 Sephisa daimio Matsumura, 1910 Taiwan
 Sinonympha avinoffi (Schaus, 1927) West China
 Speyeria aglaja (Linnaeus, 1758)
 Speyeria clara (Blanchard, [1844]) Tibet
 Stibochiona nicea (Gray, 1846)
 Stichophthalma howqua (Westwood, 1851)
 Stichophthalma louisa (Wood-Mason, 1877)
 Stichophthalma sparta de Nicéville, 1894
 Stichophthalma neumogeni Leech, [1892]
 Stichophthalama fruhstorferi Rober,1903 Guangxi
 Stichophthalma nourmahal (Westwood, 1851)
 Stichophthalma camadeva (Westwood, 1848)
 Sumalia daraxa (Doubleday, [1848])
 Symbrenthia brabira Moore, 1872
 Symbrenthia doni Tytler, 1940 Tibet
 Symbrenthia hippoclus (Cramer, [1779])
 Symbrenthia hypselis (Godart, [1824])
 Symbrenthia lilaea (Hewitson, 1864)
 Symbrenthia viridilunulata Huang & Xue, 2004 Sichuan
 Symbrenthia niphanda Moore, 1872
 Symbrenthia silana  de Nicéville, 1885 
 Symbrenthia sinoides  Hall, 1935 
 Tanaecia lepidea (Butler, 1868)
 Tanaecia cocytus (Fabricius, 1787)
 Tanaecia julii (Lesson, 1837)
 Tanaecia jahnu (Moore, [1858])
 Tanaecia whiteheadi (Crowley, 1900)
 Tatinga thibetana (Oberthür, 1876)
 Terinos atlita (Fabricius, 1787)
 Thaumantis diores Doubleday, 1845
 Thaumantis hainana  Crowley 1900 
 Thauria lathyi (Fruhstorfer, 1902)
 Timelaea maculata (Bremer & Grey, [1852] China
 Timelaea aformis Chou, 1994 Hubei
 Timelaea albescens (Oberthür, 1886)
 Timelaea radiata Chou & Wang, 1994 Gansu
 Timelaea nana Leech, 1893 West China
 Tirumala gautama (Moore, 1877)
 Tirumala limniace (Cramer, [1775])
 Tirumala septentrionis (Butler, 1874)
 Tirumala alba Chou & Gu, 1994 Hainan
 Triphysa albovenosa Erschoff, 1885 North China
 Triphysa dohrnii  Zeller, 1850 
 Triphysa nervosa  Motschulsky, 1866 
 Vagrans egista (Cramer, [1780])
 Vanessa indica (Herbst, 1794)
 Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)
 Vindula erota (Fabricius, 1793)
 Vindula dejone (Erichson, 1834)
 Yoma sabina (Cramer, [1780])
 Ypthima similis Elwes & Edwards, 1893
 Ypthima sobrina Elwes & Edwards, 1893 Yunnan
 Ypthima savara Grose-Smith, 1887
 Ypthima sakra Moore, 1857
 Ypthima methorina Oberthür, 1891 Kweichow, Ta-tsien-lo
 Ypthima medusa Leech, [1892] Szechwan
 Ypthima conjuncta Leech, 1891
 Ypthima microphthalma Forster, [1948] Yunnan
 Ypthima tappana Matsumura, 1909
 Ypthima baldus (Fabricius, 1775)
 Ypthima zodia Butler, 1871 Hainan
 Ypthima lisandra (Cramer, [1780])
 Ypthima praenubila Leech, 1891
 Ypthima huebneri Kirby, 1871 Yunnan
 Ypthima chinensis Leech, 1892 Central China
 Ypthima iris Leech, 1891
 Ypthima dromon Oberthür, 1891 Yunnan
 Ypthima beautei Oberthür, 1884
 Ypthima pseudodromon Forster, [1948]Yunnan
 Ypthima akbar Talbot, 1947 Yunnan
 Ypthima insolita Leech, 1891 West China
 Ypthima putamdui South, 1913 Sichuan
 Ypthima frontierii Uémura & Monastyrskii, 2000 Guanxi
 Ypthima yoshinobui Huang & Wu, 2003 Qinghai
 Ypthima lihongxingi Huang & Wu, 2003 Hubei
 Ypthima newara Moore, [1875]
 Ypthima dengae Huang, 2001 Tibet
 Ypthima confusa Shirôzu & Shima, 1977 Yunnan
 Ypthima muotuoensis Huang, 2000
 Ypthima pemakoi Huang, 1998 Tibet
 Ypthima sinica Uémura & Koiwaya, 2000 East China, Sichuan
 Ypthima tiani Huang & Liu, 2000
 Ypthima motschulskyi (Bremer & Grey, 1853) East China, Hong Kong, Amur
 Ypthima yangjiahei Huang, 2001 Yunnan
 Ypthima multistriata Butler, 1883
 Ypthima perfecta Leech, 1892
 Ypthima sordida Elwes & Edwards, 1893 Yunnan, Shensi
 Ypthima imitans Elwes & Edwards, 1893 Hainan
 Ypthima phania (Oberthür, 1891) Yunnan
 Ypthima ciris Leech, 1891
 Ypthima albipuncta Lee, 1985 Yunnan
 Ypthima parasakra Eliot, 1987
 Ypthima megalomma Butler, 1874
 Ypthima nareda (Kollar, [1844])
 Ypthima esakii Shirôzu, 1960
 Ypthima nikaea Moore, [1875]
 Ypthima formosana Fruhstorfer, 1908
 Ypthima yamanakai Sonan, 1938
 Ypthima zyzzomacula Chou & Li, 1994 Yunnan
 Ypthima melli Forster 1948
 Ypthima norma  (Westwood, 1851)
 Ypthima akragas  Fruhstorfer, 1911
 Ypthima argus  (Butler, 1866)
 Ypthima uemuraiana  Huang,1999 
 Ypthima pseudosakra  Huang,1999 
 Ypthima angustipennis  Takahashi, 2000 
 Ypthima wangi  Lee, 1998 
 Ypthima wenlungi  M. Takáhashi, 2007  Taiwan
 Ypthima eckweileri  Uémura & Koiwaya, 2001

Ріодініди (Riodinidae) 
 Abisara fylla(Westwood, [1851]) 
 Abisara chelina (Fruhstorfer, [1904]) 
 Abisara freda  Bennett, 1957 
 Abisara fylloides  (Moore, 1902)
 Abisara neophron  (Hewitson, 1861)
 Abisara burnii  (de Nicéville, 1895)
 Abisara echerius  (Stoll, [1790])
 Abisara saturata  (Moore, 1878)
 Abisara abnormis  Moore, [1884]
 Dodona eugenes  (Guerin, 1843)
 Dodona egeon  (Westwood, 1851)
 Dodona dipoea  (Hewitson, 1865)
 Dodona adonira  (Hewitson, 1865)
 Dodona durga  (Kollar & Redtenbacher, 1844) 
 Dodona ouida  (Hewitson, 1865)
 Dodona deodata  Hewitson, 1876 
 Dodona henrici  (Guerin, 1843) 
 Dodona kaolinkon  Yoshino, 1999
 Dodona maculosa  Leech, 1890
 Dodona hoenei  Forster 1951
 Paralaxita dora  (Fruhstorfer, 1904)
 Polycaena princeps  (Oberthür, 1886) 
 Polycaena lama  Leech, 1893 
 Polycaena chauchowensis  (Mell, 1923)
 Polycaena carmelita  Oberthür, 1903
 Polycaena lua  Grum-Grshimailo, [1891] 
 Polycaena matuta  Leech, [1893]
 Polycaena kansuensis  (Nordström, 1935) 
 Polycaena yunnana  Sugiyama, 1997 
 Polycaena aestivalis  Oberthür 1903 
 Stiboges nymphidia  Butler, 1876 
 Zemeros flegyas  (Cramer, [1780])

Посилання 
 Catalogue of life China List provided by Chinese Academy of Sciencesonline here
 Butterflies of China at Digital Moths of Japan. Includes images.
 Wikispecies taxonomy additional references via species or genus
 Acta Zootaxonomica Sinica
 Euroleps Butterflies of the Palearctic
 Futao ISSN 0916-1112 Series website

к
Фауна Китаю
д
к